|-
|(7001) Noether||1955 EH|| align=right|13,2|| align=right|2,380|| align=right|0,151|| align=right|7,02|| align=right|3,672||MBA||14. března 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|(7002) Bronshten||1971 OV|| align=right|14,8|| align=right|2,356|| align=right|0,335|| align=right|4,59|| align=right|3,616||MBA||26. července 1971||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7003) Zoyamironova||1976 SZ9|| align=right|12,9|| align=right|3,194|| align=right|0,207|| align=right|3,78|| align=right|5,707||MBA||25. září 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7004)||1979 OB9|| align=right|13,9|| align=right|2,324|| align=right|0,180|| align=right|5,02|| align=right|3,543||MBA||24. července 1979||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7005)||1981 ET25|| align=right|14,3|| align=right|2,420|| align=right|0,100|| align=right|6,17|| align=right|3,764||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7006)||1981 ER31|| align=right|15,5|| align=right|2,440|| align=right|0,123|| align=right|4,70|| align=right|3,810||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7007)||1981 EK34|| align=right|14,9|| align=right|2,402|| align=right|0,157|| align=right|0,73|| align=right|3,721||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7008) Pavlov||1985 QH5|| align=right|13,6|| align=right|2,679|| align=right|0,239|| align=right|1,92|| align=right|4,385||MBA||23. srpna 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7009) Hume||1987 QU1|| align=right|15,0|| align=right|2,236|| align=right|0,177|| align=right|0,85|| align=right|3,342||MBA||21. srpna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7010) Locke||1987 QH3|| align=right|14,0|| align=right|2,284|| align=right|0,141|| align=right|6,32|| align=right|3,452||MBA||28. srpna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7011) Worley||1987 SK1|| align=right|14,1|| align=right|2,275|| align=right|0,155|| align=right|5,72|| align=right|3,431||MBA||21. září 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7012) Hobbes||1988 CH2|| align=right|13,5|| align=right|2,313|| align=right|0,133|| align=right|7,19|| align=right|3,516||MBA||11. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7013)||1988 RS4|| align=right|13,2|| align=right|2,745|| align=right|0,072|| align=right|1,12|| align=right|4,546||MBA||1. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7014) Nietzsche||1989 GT4|| align=right|14,0|| align=right|2,256|| align=right|0,183|| align=right|3,16|| align=right|3,389||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7015) Schopenhauer||1990 QC8|| align=right|14,4|| align=right|2,325|| align=right|0,170|| align=right|5,48|| align=right|3,545||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7016) Conandoyle||1991 YG|| align=right|13,8|| align=right|2,265|| align=right|0,175|| align=right|4,34|| align=right|3,409||MBA||30. prosince 1991||Oohira||T. Urata
|-
|(7017) Uradowan||1992 CE2|| align=right|14,1|| align=right|2,429|| align=right|0,116|| align=right|7,35|| align=right|3,786||MBA||1. února 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(7018)||1992 DF|| align=right|13,8|| align=right|2,317|| align=right|0,112|| align=right|4,33|| align=right|3,526||MBA||25. února 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7019)||1992 EM1|| align=right|13,2|| align=right|2,366|| align=right|0,156|| align=right|11,41|| align=right|3,638||MBA||8. března 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(7020) Yourcenar||1992 GR2|| align=right|13,7|| align=right|2,428|| align=right|0,169|| align=right|2,47|| align=right|3,782||MBA||4. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7021)||1992 JN1|| align=right|12,6|| align=right|2,592|| align=right|0,173|| align=right|13,52|| align=right|4,173||MBA||6. května 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(7022)||1992 JN4|| align=right|13,2|| align=right|2,614|| align=right|0,072|| align=right|14,06|| align=right|4,226||MBA||2. května 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7023)||1992 KE|| align=right|13,0|| align=right|2,455|| align=right|0,137|| align=right|7,57|| align=right|3,846||MBA||25. května 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(7024)||1992 PA4|| align=right|12,4|| align=right|3,109|| align=right|0,181|| align=right|0,32|| align=right|5,480||MBA||2. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7025)||1993 QA|| align=right|18,3|| align=right|1,476|| align=right|0,316|| align=right|12,61|| align=right|1,793||AMR||16. srpna 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(7026)||1993 QB1|| align=right|14,4|| align=right|2,262|| align=right|0,176|| align=right|3,92|| align=right|3,401||MBA||19. srpna 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(7027) Toshihanda||1993 XT|| align=right|11,0|| align=right|3,961|| align=right|0,195|| align=right|12,39|| align=right|7,884||HLD||11. prosince 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7028) Tachikawa||1993 XC1|| align=right|13,2|| align=right|2,874|| align=right|0,066|| align=right|3,13|| align=right|4,872||MBA||5. prosince 1993||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(7029)||1993 XT2|| align=right|11,6|| align=right|3,242|| align=right|0,049|| align=right|10,62|| align=right|5,836||MBA||14. prosince 1993||Palomar||PCAS
|-
|(7030) Colombini||1993 YU|| align=right|13,9|| align=right|2,440|| align=right|0,238|| align=right|9,36|| align=right|3,811||MBA||18. prosince 1993||Stroncone||Stroncone
|-
|(7031)||1994 UU|| align=right|14,0|| align=right|2,283|| align=right|0,097|| align=right|5,49|| align=right|3,449||MBA||31. října 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7032) Hitchcock||1994 VC2|| align=right|13,3|| align=right|2,289|| align=right|0,093|| align=right|3,30|| align=right|3,463||MBA||3. listopadu 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7033)||1994 WN2|| align=right|13,3|| align=right|2,243|| align=right|0,045|| align=right|6,93|| align=right|3,359||MBA||28. listopadu 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7034)||1994 YT2|| align=right|13,9|| align=right|2,282|| align=right|0,062|| align=right|6,38|| align=right|3,446||MBA||25. prosince 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7035) Gomi||1995 BD3|| align=right|12,4|| align=right|3,176|| align=right|0,143|| align=right|0,63|| align=right|5,659||MBA||28. ledna 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7036)||1995 BH3|| align=right|11,8|| align=right|3,100|| align=right|0,199|| align=right|8,94|| align=right|5,458||MBA||29. ledna 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7037) Davidlean||1995 BK3|| align=right|11,2|| align=right|3,106|| align=right|0,104|| align=right|11,08|| align=right|5,473||MBA||29. ledna 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7038)||1995 DJ2|| align=right|12,2|| align=right|3,191|| align=right|0,181|| align=right|0,54|| align=right|5,699||MBA||22. února 1995||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|(7039) Yamagata||1996 GO2|| align=right|14,2|| align=right|2,396|| align=right|0,146|| align=right|6,56|| align=right|3,709||MBA||14. dubna 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(7040) Harwood||2642 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,235|| align=right|0,131|| align=right|6,75|| align=right|3,342||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7041) Nantucket||4081 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,238|| align=right|0,146|| align=right|7,07|| align=right|3,347||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7042) Carver||1933 FE1|| align=right|14,0|| align=right|2,290|| align=right|0,220|| align=right|2,21|| align=right|3,465||MBA||24. března 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(7043) Godart||1934 RB|| align=right|12,8|| align=right|2,245|| align=right|0,186|| align=right|6,00|| align=right|3,364||MBA||2. září 1934||Uccle||E. Delporte
|-
|(7044)||1971 UK|| align=right|14,2|| align=right|2,371|| align=right|0,170|| align=right|5,35|| align=right|3,650||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(7045)||1974 FJ|| align=right|14,2|| align=right|2,396|| align=right|0,131|| align=right|4,83|| align=right|3,708||MBA||22. března 1974||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|(7046) Reshetnev||1977 QG2|| align=right|11,6|| align=right|3,021|| align=right|0,093|| align=right|10,14|| align=right|5,251||MBA||20. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7047) Lundström||1978 RZ9|| align=right|14,1|| align=right|2,372|| align=right|0,217|| align=right|23,11|| align=right|3,653||MBA||2. září 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(7048)||1981 EH34|| align=right|13,5|| align=right|2,909|| align=right|0,017|| align=right|1,75|| align=right|4,960||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7049)||1981 UV21|| align=right|14,3|| align=right|2,242|| align=right|0,118|| align=right|2,79|| align=right|3,356||MBA||24. října 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(7050)||1982 FE3|| align=right|13,0|| align=right|2,797|| align=right|0,186|| align=right|7,80|| align=right|4,677||MBA||20. března 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7051) Sean||1985 JY|| align=right|12,4|| align=right|3,248|| align=right|0,103|| align=right|3,12|| align=right|5,852||MBA||13. května 1985||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(7052)||1988 VQ2|| align=right|12,4|| align=right|2,716|| align=right|0,285|| align=right|17,56|| align=right|4,474||MBA||12. listopadu 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(7053)||1989 FA|| align=right|13,8|| align=right|2,267|| align=right|0,088|| align=right|3,71|| align=right|3,412||MBA||28. března 1989||Dynic||A. Sugie
|-
|(7054) Brehm||1989 GL8|| align=right|14,3|| align=right|2,251|| align=right|0,117|| align=right|6,95|| align=right|3,377||MBA||6. dubna 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(7055)||1989 KB|| align=right|12,9|| align=right|2,350|| align=right|0,245|| align=right|23,07|| align=right|3,601||MBA||31. května 1989||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7056) Kierkegaard||1989 SE2|| align=right|12,8|| align=right|2,810|| align=right|0,053|| align=right|5,26|| align=right|4,709||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7057)||1990 QL2|| align=right|13,2|| align=right|2,263|| align=right|0,130|| align=right|5,13|| align=right|3,404||MBA||22. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7058)||1990 SN1|| align=right|13,7|| align=right|2,243|| align=right|0,144|| align=right|4,33|| align=right|3,358||MBA||16. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7059)||1990 SK3|| align=right|14,9|| align=right|2,204|| align=right|0,170|| align=right|3,81|| align=right|3,272||MBA||18. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7060) Al-ʻIjliya||1990 SF11|| align=right|13,5|| align=right|2,456|| align=right|0,027|| align=right|1,88|| align=right|3,848||MBA||16. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7061) Pieri||1991 PE1|| align=right|12,6|| align=right|3,122|| align=right|0,257|| align=right|18,98|| align=right|5,515||MBA||15. srpna 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(7062) Meslier||1991 PY5|| align=right|13,1|| align=right|3,090|| align=right|0,206|| align=right|17,24|| align=right|5,430||MBA||6. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7063)||1991 UK|| align=right|14,0|| align=right|2,401|| align=right|0,136|| align=right|2,12|| align=right|3,719||MBA||18. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7064) Montesquieu||1992 OC5|| align=right|12,7|| align=right|3,152|| align=right|0,141|| align=right|0,56|| align=right|5,595||MBA||26. července 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7065)||1992 PU2|| align=right|12,4|| align=right|2,777|| align=right|0,037|| align=right|7,54|| align=right|4,628||MBA||2. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7066) Nessus||1993 HA2|| align=right|9,6|| align=right|24,62|| align=right|0,521|| align=right|15,65|| align=right|123||CNT||26. dubna 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(7067) Kiyose||1993 XE|| align=right|11,7|| align=right|3,003|| align=right|0,097|| align=right|11,66|| align=right|5,204||MBA||4. prosince 1993||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(7068) Minowa||1994 WD1|| align=right|13,1|| align=right|2,221|| align=right|0,088|| align=right|6,29|| align=right|3,309||MBA||26. listopadu 1994||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(7069)||1994 YG2|| align=right|13,5|| align=right|2,471|| align=right|0,024|| align=right|5,39|| align=right|3,883||MBA||30. prosince 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7070)||1994 YO2|| align=right|13,1|| align=right|2,250|| align=right|0,147|| align=right|7,00|| align=right|3,373||MBA||25. prosince 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7071)||1995 BH4|| align=right|12,7|| align=right|3,168|| align=right|0,186|| align=right|11,33|| align=right|5,639||MBA||28. ledna 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7072) Beijingdaxue||1996 CB8|| align=right|14,2|| align=right|2,416|| align=right|0,152|| align=right|0,10|| align=right|3,755||MBA||3. února 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(7073) Rudbelia||1972 RU1|| align=right|14,7|| align=right|2,295|| align=right|0,177|| align=right|4,64|| align=right|3,477||MBA||11. září 1972||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7074) Muckea||1977 RD3|| align=right|14,1|| align=right|2,211|| align=right|0,186|| align=right|3,88|| align=right|3,287||MBA||10. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7075) Sadovnichij||1979 SN4|| align=right|12,8|| align=right|2,677|| align=right|0,176|| align=right|12,57|| align=right|4,379||MBA||24. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7076)||1980 UC|| align=right|12,9|| align=right|3,148|| align=right|0,218|| align=right|2,68|| align=right|5,584||MBA||30. října 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(7077) Shermanschultz||1982 VZ|| align=right|12,7|| align=right|3,190|| align=right|0,182|| align=right|1,84|| align=right|5,696||MBA||15. listopadu 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7078) Unojönsson||1985 UH3|| align=right|13,4|| align=right|2,434|| align=right|0,226|| align=right|3,08|| align=right|3,798||MBA||17. října 1985||Kvistaberg||C.-I. Lagerkvist
|-
|(7079) Baghdad||1986 RR|| align=right|14,7|| align=right|2,286|| align=right|0,297|| align=right|3,88|| align=right|3,457||MBA||5. září 1986||Smolyan||E. W. Elst; V. Ivanova
|-
|(7080)||1986 RS1|| align=right|15,1|| align=right|2,273|| align=right|0,199|| align=right|5,98|| align=right|3,427||MBA||5. září 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7081) Ludibunda||1987 QF7|| align=right|12,8|| align=right|2,744|| align=right|0,243|| align=right|6,70|| align=right|4,546||MBA||30. srpna 1987||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(7082) La Serena||1987 YL1|| align=right|12,1|| align=right|3,112|| align=right|0,146|| align=right|15,83|| align=right|5,489||MBA||17. prosince 1987||La Silla||E. W. Elst; G. Pizarro
|-
|(7083) Kant||1989 CL3|| align=right|12,5|| align=right|2,805|| align=right|0,228|| align=right|6,83|| align=right|4,698||MBA||4. února 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7084)||1991 BR|| align=right|13,5|| align=right|2,560|| align=right|0,208|| align=right|7,47|| align=right|4,094||MBA||19. ledna 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(7085)||1991 PE|| align=right|12,5|| align=right|3,081|| align=right|0,264|| align=right|2,75|| align=right|5,407||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7086) Bopp||1991 TA1|| align=right|13,4|| align=right|1,910|| align=right|0,088|| align=right|25,62|| align=right|2,638||MBA||5. října 1991||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(7087) Lewotsky||1991 TG4|| align=right|13,1|| align=right|1,957|| align=right|0,102|| align=right|19,55|| align=right|2,736||MBA||13. října 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(7088) Ishtar||1992 AA|| align=right|16,7|| align=right|1,982|| align=right|0,390|| align=right|8,30|| align=right|2,789||AMR||1. ledna 1992||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(7089)||1992 FX1|| align=right|13,7|| align=right|2,315|| align=right|0,148|| align=right|7,55|| align=right|3,521||MBA||23. března 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7090)||1992 HY4|| align=right|13,7|| align=right|2,233|| align=right|0,138|| align=right|3,95|| align=right|3,337||MBA||23. dubna 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7091)||1992 JA|| align=right|12,9|| align=right|2,346|| align=right|0,202|| align=right|24,07|| align=right|3,592||MBA||1. května 1992||Palomar||K. J. Lawrence; E. F. Helin
|-
|(7092) Cadmus||1992 LC|| align=right|15,4|| align=right|2,525|| align=right|0,703|| align=right|17,83|| align=right|4,013||APL||4. června 1992||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(7093)||1992 OT|| align=right|13,6|| align=right|2,437|| align=right|0,208|| align=right|12,86|| align=right|3,804||MBA||26. července 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(7094) Godaisan||1992 RJ|| align=right|12,7|| align=right|2,781|| align=right|0,166|| align=right|9,53|| align=right|4,637||MBA||4. září 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(7095) Lamettrie||1992 SB22|| align=right|14,2|| align=right|3,049|| align=right|0,111|| align=right|3,00|| align=right|5,324||MBA||22. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7096) Napier||1992 VM|| align=right|15,3|| align=right|2,774|| align=right|0,505|| align=right|11,24|| align=right|4,619||MBA||3. listopadu 1992||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(7097) Yatsuka||1993 TF|| align=right|13,8|| align=right|2,381|| align=right|0,188|| align=right|1,77|| align=right|3,674||MBA||8. října 1993||Yatsuka||H. Abe; S. Miyasaka
|-
|(7098) Réaumur||1993 TK39|| align=right|13,3|| align=right|2,641|| align=right|0,211|| align=right|5,74|| align=right|4,292||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7099) Feuerbach||1996 HX25|| align=right|12,7|| align=right|3,153|| align=right|0,128|| align=right|2,24|| align=right|5,597||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7100) Martin Luther||1360 T-2|| align=right|14,0|| align=right|2,869|| align=right|0,088|| align=right|1,27|| align=right|4,860||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7101)||1930 UX|| align=right|14,4|| align=right|2,301|| align=right|0,203|| align=right|4,74|| align=right|3,490||MBA||17. října 1930||Flagstaff||C. W. Tombaugh
|-
|(7102)||1936 NB|| align=right|12,3|| align=right|3,085|| align=right|0,254|| align=right|18,66|| align=right|5,419||MBA||12. července 1936||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(7103)||1953 GH|| align=right|13,1|| align=right|3,015|| align=right|0,082|| align=right|10,15|| align=right|5,234||MBA||7. dubna 1953||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(7104) Manyousyu||1977 DU|| align=right|13,5|| align=right|2,484|| align=right|0,078|| align=right|6,28|| align=right|3,914||MBA||18. února 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(7105) Yousyozan||1977 DB1|| align=right|14,7|| align=right|2,411|| align=right|0,173|| align=right|2,94|| align=right|3,742||MBA||18. února 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(7106) Kondakov||1978 PM3|| align=right|12,6|| align=right|2,799|| align=right|0,179|| align=right|9,92|| align=right|4,682||MBA||8. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7107) Peiser||1980 PB1|| align=right|13,7|| align=right|2,301|| align=right|0,148|| align=right|9,17|| align=right|3,490||MBA||15. srpna 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7108) Nefedov||1981 RM3|| align=right|13,0|| align=right|2,976|| align=right|0,184|| align=right|3,05|| align=right|5,133||MBA||2. září 1981||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7109) Heine||1983 RT4|| align=right|13,3|| align=right|2,656|| align=right|0,151|| align=right|9,92|| align=right|4,327||MBA||1. září 1983||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(7110)||1983 XH1|| align=right|12,5|| align=right|2,796|| align=right|0,208|| align=right|7,67|| align=right|4,675||MBA||7. prosince 1983||Bickley||Perth Observatory
|-
|(7111)||1985 QA1|| align=right|13,0|| align=right|2,406|| align=right|0,077|| align=right|7,56|| align=right|3,731||MBA||17. srpna 1985||Palomar||E. F. Helin
|-
|(7112) Ghislaine||1986 GV|| align=right|13,2|| align=right|2,762|| align=right|0,147|| align=right|16,42|| align=right|4,590||MBA||3. dubna 1986||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(7113) Ostapbender||1986 SD2|| align=right|11,6|| align=right|2,961|| align=right|0,048|| align=right|12,65|| align=right|5,093||MBA||29. září 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(7114) Weinek||1986 WN7|| align=right|13,2|| align=right|3,145|| align=right|0,135|| align=right|5,18|| align=right|5,578||MBA||29. listopadu 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7115) Franciscuszeno||1986 WO7|| align=right|13,3|| align=right|3,166|| align=right|0,144|| align=right|4,29|| align=right|5,632||MBA||29. listopadu 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7116) Mentall||1986 XX|| align=right|13,5|| align=right|2,315|| align=right|0,053|| align=right|8,70|| align=right|3,521||MBA||2. prosince 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7117) Claudius||1988 CA1|| align=right|14,8|| align=right|2,181|| align=right|0,058|| align=right|4,89|| align=right|3,221||MBA||14. února 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(7118) Kuklov||1988 VD5|| align=right|12,8|| align=right|2,656|| align=right|0,129|| align=right|12,50|| align=right|4,328||MBA||4. listopadu 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7119) Hiera||1989 AV2|| align=right|9,8|| align=right|5,210|| align=right|0,103|| align=right|19,26|| align=right|11,90||JUT||11. ledna 1989||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(7120)||1989 AD3|| align=right|13,4|| align=right|2,863|| align=right|0,055|| align=right|1,17|| align=right|4,842||MBA||4. ledna 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(7121) Busch||1989 AL7|| align=right|13,3|| align=right|2,892|| align=right|0,089|| align=right|2,55|| align=right|4,917||MBA||10. ledna 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(7122) Iwasaki||1989 EN2|| align=right|14,3|| align=right|2,185|| align=right|0,185|| align=right|1,63|| align=right|3,229||MBA||12. března 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7123)||1989 TT1|| align=right|13,7|| align=right|2,406|| align=right|0,103|| align=right|5,12|| align=right|3,731||MBA||9. října 1989||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|(7124) Glinos||1990 OJ4|| align=right|11,0|| align=right|3,142|| align=right|0,039|| align=right|17,93|| align=right|5,569||MBA||24. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7125) Eitarodate||1991 CN1|| align=right|14,3|| align=right|2,413|| align=right|0,116|| align=right|2,26|| align=right|3,748||MBA||7. února 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(7126) Cureau||1991 GJ4|| align=right|13,5|| align=right|2,847|| align=right|0,068|| align=right|1,26|| align=right|4,803||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7127) Stifter||1991 RD3|| align=right|13,7|| align=right|3,077|| align=right|0,233|| align=right|8,66|| align=right|5,396||MBA||9. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(7128) Misawa||1991 SM1|| align=right|12,8|| align=right|3,134|| align=right|0,206|| align=right|2,73|| align=right|5,547||MBA||30. září 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7129)||1991 VE1|| align=right|12,9|| align=right|2,725|| align=right|0,140|| align=right|11,95|| align=right|4,498||MBA||4. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7130) Klepper||1992 HR4|| align=right|14,3|| align=right|2,284|| align=right|0,155|| align=right|5,41|| align=right|3,452||MBA||30. dubna 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(7131) Longtom||1992 YL|| align=right|11,4|| align=right|3,174|| align=right|0,178|| align=right|16,08|| align=right|5,653||MBA||23. prosince 1992||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(7132) Casulli||1993 SE|| align=right|13,8|| align=right|2,309|| align=right|0,211|| align=right|5,51|| align=right|3,509||MBA||17. září 1993||Stroncone||Stroncone
|-
|(7133) Kasahara||1993 TX1|| align=right|12,8|| align=right|2,398|| align=right|0,115|| align=right|14,69|| align=right|3,712||MBA||15. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7134) Ikeuchisatoru||1993 UY|| align=right|12,8|| align=right|2,423|| align=right|0,179|| align=right|11,99|| align=right|3,770||MBA||24. října 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7135)||1993 VO|| align=right|13,6|| align=right|2,488|| align=right|0,218|| align=right|6,73|| align=right|3,923||MBA||5. listopadu 1993||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7136)||1993 VK2|| align=right|12,6|| align=right|2,593|| align=right|0,142|| align=right|15,52|| align=right|4,176||MBA||14. listopadu 1993||Fujieda||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(7137) Ageo||1994 AQ1|| align=right|12,8|| align=right|2,809|| align=right|0,067|| align=right|2,64|| align=right|4,708||MBA||4. ledna 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(7138)||1994 AK15|| align=right|13,1|| align=right|2,591|| align=right|0,137|| align=right|7,36|| align=right|4,169||MBA||15. ledna 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7139) Tsubokawa||1994 CV2|| align=right|12,4|| align=right|2,998|| align=right|0,030|| align=right|9,79|| align=right|5,190||MBA||14. února 1994||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(7140) Osaki||1994 EE1|| align=right|13,6|| align=right|2,267|| align=right|0,219|| align=right|4,60|| align=right|3,413||MBA||4. března 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7141) Bettarini||1994 EZ1|| align=right|12,9|| align=right|2,788|| align=right|0,091|| align=right|9,87|| align=right|4,655||MBA||12. března 1994||Cima Ekar||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(7142) Spinoza||1994 PC19|| align=right|12,6|| align=right|3,157|| align=right|0,114|| align=right|0,33|| align=right|5,608||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7143) Haramura||1995 WU41|| align=right|11,8|| align=right|3,093|| align=right|0,159|| align=right|14,78|| align=right|5,438||MBA||17. listopadu 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(7144) Dossobuono||1996 KQ|| align=right|13,9|| align=right|2,416|| align=right|0,142|| align=right|6,27|| align=right|3,754||MBA||20. května 1996||Dossobuono||L. Lai
|-
|(7145) Linzexu||1996 LO|| align=right|12,3|| align=right|2,563|| align=right|0,179|| align=right|9,02|| align=right|4,102||MBA||7. června 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(7146) Konradin||3034 P-L|| align=right|12,9|| align=right|3,012|| align=right|0,116|| align=right|9,43|| align=right|5,225||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7147) Feijth||4015 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,426|| align=right|0,191|| align=right|1,82|| align=right|3,777||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7148) Reinholdbien||1047 T-1|| align=right|13,0|| align=right|2,287|| align=right|0,054|| align=right|5,02|| align=right|3,458||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7149) Bernie||3220 T-3|| align=right|13,5|| align=right|3,138|| align=right|0,133|| align=right|1,01|| align=right|5,559||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7150)||1929 TD1|| align=right|15,1|| align=right|2,420|| align=right|0,186|| align=right|3,37|| align=right|3,764||MBA||11. října 1929||Flagstaff||C. W. Tombaugh
|-
|(7151)||1971 SX3|| align=right|12,2|| align=right|2,607|| align=right|0,109|| align=right|12,61|| align=right|4,209||MBA||26. září 1971||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|(7152) Euneus||1973 SH1|| align=right|9,9|| align=right|5,164|| align=right|0,064|| align=right|3,72|| align=right|11,74||JUT||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7153) Vladzakharov||1975 XP3|| align=right|14,2|| align=right|2,353|| align=right|0,131|| align=right|2,92|| align=right|3,608||MBA||2. prosince 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(7154)||1979 MJ5|| align=right|15,1|| align=right|2,249|| align=right|0,071|| align=right|4,20|| align=right|3,373||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(7155)||1979 YN|| align=right|12,8|| align=right|3,013|| align=right|0,062|| align=right|11,40|| align=right|5,228||MBA||23. prosince 1979||La Silla||H. Debehogne; E. R. Netto
|-
|(7156)||1981 EC2|| align=right|13,1|| align=right|2,677|| align=right|0,145|| align=right|11,09|| align=right|4,379||MBA||4. března 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(7157)||1981 EC8|| align=right|14,6|| align=right|2,200|| align=right|0,227|| align=right|4,14|| align=right|3,263||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7158) IRTF||1981 ES8|| align=right|12,4|| align=right|3,014|| align=right|0,112|| align=right|9,66|| align=right|5,231||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7159) Bobjoseph||1981 EN17|| align=right|13,8|| align=right|2,295|| align=right|0,173|| align=right|4,58|| align=right|3,475||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7160) Tokunaga||1981 UQ29|| align=right|13,4|| align=right|2,468|| align=right|0,202|| align=right|1,26|| align=right|3,877||MBA||24. října 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(7161) Golitsyn||1982 UY10|| align=right|14,5|| align=right|2,394|| align=right|0,201|| align=right|1,85|| align=right|3,704||MBA||25. října 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(7162) Sidwell||1982 VB1|| align=right|14,2|| align=right|2,345|| align=right|0,138|| align=right|5,74|| align=right|3,591||MBA||15. listopadu 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7163)||1984 DB|| align=right|14,8|| align=right|2,278|| align=right|0,189|| align=right|20,75|| align=right|3,438||MBA||24. února 1984||Palomar||E. F. Helin; R. S. Dunbar
|-
|(7164) Babadzhanov||1984 ET|| align=right|13,5|| align=right|2,403|| align=right|0,162|| align=right|4,20|| align=right|3,725||MBA||6. března 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7165) Pendleton||1985 RH|| align=right|13,0|| align=right|2,605|| align=right|0,154|| align=right|13,93|| align=right|4,204||MBA||14. září 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7166) Kennedy||1985 TR|| align=right|14,1|| align=right|2,431|| align=right|0,134|| align=right|3,72|| align=right|3,790||MBA||15. října 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7167) Laupheim||1985 TD3|| align=right|12,3|| align=right|3,135|| align=right|0,204|| align=right|23,45|| align=right|5,550||MBA||12. října 1985||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(7168)||1986 QE2|| align=right|14,9|| align=right|2,249|| align=right|0,142|| align=right|3,92|| align=right|3,372||MBA||28. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7169) Linda||1986 TK1|| align=right|13,9|| align=right|2,249|| align=right|0,201|| align=right|4,82|| align=right|3,373||MBA||4. října 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7170)||1987 MK|| align=right|13,3|| align=right|2,698|| align=right|0,184|| align=right|12,51|| align=right|4,431||MBA||30. června 1987||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(7171) Arthurkraus||1988 AT1|| align=right|14,0|| align=right|2,332|| align=right|0,144|| align=right|2,76|| align=right|3,560||MBA||13. ledna 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7172) Multatuli||1988 DE2|| align=right|13,6|| align=right|2,423|| align=right|0,145|| align=right|3,31|| align=right|3,771||MBA||17. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7173) Sepkoski||1988 PL1|| align=right|14,1|| align=right|1,957|| align=right|0,014|| align=right|19,59|| align=right|2,737||MBA||15. srpna 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(7174)||1988 SQ|| align=right|11,6|| align=right|3,992|| align=right|0,184|| align=right|12,70|| align=right|7,974||HLD||18. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7175)||1988 TN2|| align=right|13,3|| align=right|2,542|| align=right|0,171|| align=right|16,04|| align=right|4,053||MBA||11. října 1988||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(7176) Kuniji||1989 XH|| align=right|12,4|| align=right|2,762|| align=right|0,140|| align=right|7,95|| align=right|4,588||MBA||1. prosince 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7177)||1990 TF|| align=right|12,7|| align=right|2,690|| align=right|0,194|| align=right|12,73|| align=right|4,410||MBA||9. října 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(7178) Ikuookamoto||1990 VA3|| align=right|13,6|| align=right|2,262|| align=right|0,198|| align=right|1,89|| align=right|3,401||MBA||11. listopadu 1990||Minami-Oda||T. Nomura; K. Kawanishi
|-
|(7179) Gassendi||1991 GQ6|| align=right|12,7|| align=right|2,939|| align=right|0,127|| align=right|1,12|| align=right|5,038||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7180)||1991 NG1|| align=right|12,7|| align=right|3,012|| align=right|0,108|| align=right|9,04|| align=right|5,227||MBA||12. července 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7181)||1991 PH12|| align=right|12,0|| align=right|3,094|| align=right|0,132|| align=right|11,64|| align=right|5,441||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7182)||1991 RV1|| align=right|12,1|| align=right|3,149|| align=right|0,160|| align=right|14,29|| align=right|5,587||MBA||8. září 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(7183)||1991 RE16|| align=right|12,2|| align=right|2,991|| align=right|0,043|| align=right|11,03|| align=right|5,171||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7184)||1991 RB25|| align=right|13,1|| align=right|2,572|| align=right|0,085|| align=right|9,88|| align=right|4,123||MBA||11. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7185)||1991 VN1|| align=right|13,2|| align=right|2,196|| align=right|0,097|| align=right|5,71|| align=right|3,253||MBA||4. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7186) Tomioka||1991 YF|| align=right|12,9|| align=right|2,377|| align=right|0,140|| align=right|9,25|| align=right|3,664||MBA||26. prosince 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7187) Isobe||1992 BW|| align=right|13,4|| align=right|1,938|| align=right|0,087|| align=right|21,79|| align=right|2,698||MBA||30. ledna 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(7188) Yoshii||1992 SF1|| align=right|14,0|| align=right|2,193|| align=right|0,156|| align=right|3,96|| align=right|3,246||MBA||23. září 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7189) Kuniko||1992 SX12|| align=right|13,8|| align=right|2,234|| align=right|0,154|| align=right|3,52|| align=right|3,338||MBA||28. září 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7190)||1993 GB1|| align=right|14,8|| align=right|2,158|| align=right|0,147|| align=right|1,96|| align=right|3,170||MBA||15. dubna 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7191)||1993 MA1|| align=right|11,9|| align=right|2,742|| align=right|0,122|| align=right|9,30|| align=right|4,539||MBA||18. června 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7192) Cieletespace||1993 RY1|| align=right|11,8|| align=right|3,172|| align=right|0,093|| align=right|10,82|| align=right|5,648||MBA||12. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7193) Yamaoka||1993 SE2|| align=right|12,1|| align=right|3,136|| align=right|0,059|| align=right|10,20|| align=right|5,553||MBA||19. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7194)||1993 SR3|| align=right|12,7|| align=right|2,579|| align=right|0,206|| align=right|15,54|| align=right|4,142||MBA||18. září 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7195) Danboice||1994 AJ|| align=right|13,9|| align=right|2,421|| align=right|0,234|| align=right|9,06|| align=right|3,766||MBA||2. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7196) Baroni||1994 BF|| align=right|13,7|| align=right|2,323|| align=right|0,192|| align=right|7,87|| align=right|3,541||MBA||16. ledna 1994||Cima Ekar||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(7197) Pieroangela||1994 BH|| align=right|13,4|| align=right|2,624|| align=right|0,231|| align=right|7,20|| align=right|4,251||MBA||16. ledna 1994||Cima Ekar||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(7198) Montelupo||1994 BJ|| align=right|12,6|| align=right|2,596|| align=right|0,189|| align=right|13,65|| align=right|4,181||MBA||16. ledna 1994||Cima Ekar||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(7199) Brianza||1994 FR|| align=right|13,4|| align=right|2,886|| align=right|0,078|| align=right|1,22|| align=right|4,901||MBA||28. března 1994||Sormano||M. Cavagna; V. Giuliani
|-
|(7200)||1994 NO|| align=right|14,0|| align=right|3,164|| align=right|0,338|| align=right|20,63|| align=right|5,626||MBA||8. července 1994||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(7201) Kuritariku||1994 UF1|| align=right|12,9|| align=right|2,354|| align=right|0,113|| align=right|7,70|| align=right|3,611||MBA||25. října 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(7202)||1995 DX1|| align=right|12,8|| align=right|2,760|| align=right|0,239|| align=right|6,62|| align=right|4,584||MBA||19. února 1995||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(7203) Sigeki||1995 DG2|| align=right|13,3|| align=right|2,439|| align=right|0,162|| align=right|2,57|| align=right|3,808||MBA||27. února 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(7204) Ondřejov||1995 GH|| align=right|14,0|| align=right|2,668|| align=right|0,123|| align=right|4,86|| align=right|4,356||MBA||3. dubna 1995||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(7205) Sadanori||1995 YE1|| align=right|12,5|| align=right|2,628|| align=right|0,123|| align=right|1,68|| align=right|4,260||MBA||21. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7206) Shiki||1996 QT|| align=right|12,6|| align=right|3,025|| align=right|0,084|| align=right|10,87|| align=right|5,260||MBA||18. srpna 1996||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(7207) Hammurabi||2133 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,577|| align=right|0,190|| align=right|14,12|| align=right|4,136||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7208) Ashurbanipal||2645 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,168|| align=right|0,073|| align=right|2,20|| align=right|3,192||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7209) Cyrus||3523 P-L|| align=right|12,8|| align=right|2,593|| align=right|0,048|| align=right|8,88|| align=right|4,175||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7210) Darius||6555 P-L|| align=right|12,6|| align=right|2,836|| align=right|0,007|| align=right|3,01|| align=right|4,775||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7211) Xerxes||1240 T-1|| align=right|13,3|| align=right|2,800|| align=right|0,164|| align=right|9,13|| align=right|4,684||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7212) Artaxerxes||2155 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,303|| align=right|0,113|| align=right|4,07|| align=right|3,494||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7213)||1967 KB|| align=right|13,7|| align=right|2,549|| align=right|0,253|| align=right|3,04|| align=right|4,069||MBA||31. května 1967||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(7214) Antielus||1973 SM1|| align=right|12,3|| align=right|5,143|| align=right|0,034|| align=right|13,49|| align=right|11,67||JUT||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7215) Gerhard||1977 FS|| align=right|11,8|| align=right|3,212|| align=right|0,014|| align=right|20,69|| align=right|5,755||MBA||16. března 1977||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|(7216) Ishkov||1977 QQ2|| align=right|14,0|| align=right|2,157|| align=right|0,179|| align=right|2,02|| align=right|3,168||MBA||21. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7217) Dacke||1979 QX3|| align=right|11,5|| align=right|3,207|| align=right|0,175|| align=right|10,18|| align=right|5,741||MBA||22. srpna 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(7218)||1979 SK|| align=right|15,0|| align=right|2,265|| align=right|0,200|| align=right|3,05|| align=right|3,409||MBA||19. září 1979||Kleť||J. Kveton
|-
|(7219)||1981 EZ47|| align=right|14,3|| align=right|2,627|| align=right|0,244|| align=right|2,10|| align=right|4,258||MBA||3. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7220) Philnicholson||1981 QE|| align=right|14,2|| align=right|2,418|| align=right|0,218|| align=right|1,09|| align=right|3,760||MBA||30. srpna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7221)||1981 SJ|| align=right|15,0|| align=right|2,410|| align=right|0,220|| align=right|1,28|| align=right|3,741||MBA||22. září 1981||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(7222) Alekperov||1981 TJ3|| align=right|12,7|| align=right|3,203|| align=right|0,219|| align=right|2,88|| align=right|5,730||MBA||7. října 1981||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(7223) Dolgorukij||1982 TF2|| align=right|14,1|| align=right|2,352|| align=right|0,176|| align=right|1,56|| align=right|3,606||MBA||14. října 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva; L. G. Karačkina
|-
|(7224) Vesnina||1982 TK3|| align=right|12,8|| align=right|2,774|| align=right|0,135|| align=right|8,89|| align=right|4,619||MBA||15. října 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(7225) Huntress||1983 BH|| align=right|13,3|| align=right|2,340|| align=right|0,206|| align=right|6,89|| align=right|3,579||MBA||22. ledna 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7226) Kryl||1984 QJ|| align=right|12,7|| align=right|3,229|| align=right|0,168|| align=right|2,42|| align=right|5,802||MBA||21. srpna 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7227)||1984 SH6|| align=right|13,8|| align=right|2,487|| align=right|0,124|| align=right|3,57|| align=right|3,922||MBA||22. září 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7228) MacGillivray||1985 GO|| align=right|14,0|| align=right|2,248|| align=right|0,104|| align=right|4,42|| align=right|3,369||MBA||15. dubna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7229) Tonimoore||1985 RV|| align=right|15,6|| align=right|2,415|| align=right|0,259|| align=right|9,94|| align=right|3,752||MBA||12. září 1985||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(7230) Lutz||1985 RZ1|| align=right|14,1|| align=right|2,376|| align=right|0,240|| align=right|3,15|| align=right|3,661||MBA||12. září 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7231) Porco||1985 TQ1|| align=right|11,9|| align=right|3,174|| align=right|0,077|| align=right|9,44|| align=right|5,654||MBA||15. října 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7232) Nabokov||1985 UQ|| align=right|14,6|| align=right|2,355|| align=right|0,185|| align=right|4,49|| align=right|3,614||MBA||20. října 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7233) Majella||1986 EQ5|| align=right|11,8|| align=right|2,669|| align=right|0,129|| align=right|12,25|| align=right|4,360||MBA||7. března 1986||La Silla||G. DeSanctis
|-
|(7234)||1986 QV3|| align=right|13,7|| align=right|2,253|| align=right|0,219|| align=right|5,17|| align=right|3,381||MBA||29. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7235) Hitsuzan||1986 UY|| align=right|14,1|| align=right|2,242|| align=right|0,166|| align=right|4,97|| align=right|3,356||MBA||30. října 1986||Geisei||T. Seki
|-
|(7236)||1987 PA|| align=right|18,4|| align=right|2,728|| align=right|0,559|| align=right|16,32|| align=right|4,504||AMR||1. srpna 1987||Palomar||J. Phinney
|-
|(7237)||1988 VH|| align=right|13,1|| align=right|2,579|| align=right|0,169|| align=right|12,29|| align=right|4,140||MBA||3. listopadu 1988||Toyota||K. Suzuki; T. Furuta
|-
|(7238) Kobori||1989 OA|| align=right|13,4|| align=right|2,320|| align=right|0,134|| align=right|4,35|| align=right|3,533||MBA||27. července 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(7239) Mobberley||1989 TE|| align=right|14,6|| align=right|2,316|| align=right|0,264|| align=right|3,60|| align=right|3,525||MBA||4. října 1989||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(7240)||1989 YG|| align=right|13,9|| align=right|2,356|| align=right|0,159|| align=right|5,50|| align=right|3,615||MBA||19. prosince 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(7241) Kuroda||1990 VF3|| align=right|13,6|| align=right|2,207|| align=right|0,136|| align=right|4,34|| align=right|3,278||MBA||11. listopadu 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7242) Okyudo||1990 VG3|| align=right|14,6|| align=right|2,167|| align=right|0,150|| align=right|4,51|| align=right|3,189||MBA||11. listopadu 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7243)||1990 VV3|| align=right|13,8|| align=right|2,231|| align=right|0,073|| align=right|1,95|| align=right|3,331||MBA||12. listopadu 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7244) Villa-Lobos||1991 PQ1|| align=right|13,0|| align=right|2,874|| align=right|0,078|| align=right|2,61|| align=right|4,872||MBA||5. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7245)||1991 RN10|| align=right|12,7|| align=right|2,767|| align=right|0,117|| align=right|5,71|| align=right|4,601||MBA||10. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7246)||1991 RP25|| align=right|12,5|| align=right|3,082|| align=right|0,170|| align=right|12,05|| align=right|5,411||MBA||12. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7247)||1991 TD1|| align=right|14,5|| align=right|1,918|| align=right|0,119|| align=right|22,93|| align=right|2,655||MBA||12. října 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(7248) Älvsjö||1992 EV21|| align=right|14,9|| align=right|2,205|| align=right|0,176|| align=right|5,44|| align=right|3,274||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(7249)||1992 SN|| align=right|13,4|| align=right|2,655|| align=right|0,178|| align=right|5,55|| align=right|4,325||MBA||26. září 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(7250) Kinoshita||1992 SG1|| align=right|13,5|| align=right|2,563|| align=right|0,175|| align=right|14,76|| align=right|4,102||MBA||23. září 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7251) Kuwabara||1992 SF13|| align=right|13,7|| align=right|2,560|| align=right|0,078|| align=right|3,64|| align=right|4,096||MBA||30. září 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7252) Kakegawa||1992 UZ|| align=right|13,1|| align=right|2,594|| align=right|0,290|| align=right|13,46|| align=right|4,177||MBA||21. října 1992||Oohira||T. Urata
|-
|(7253) Nara||1993 CL|| align=right|11,5|| align=right|3,185|| align=right|0,043|| align=right|4,70|| align=right|5,683||MBA||13. února 1993||Kashihara||F. Uto
|-
|(7254) Kuratani||1993 TN1|| align=right|14,4|| align=right|2,157|| align=right|0,207|| align=right|3,02|| align=right|3,168||MBA||15. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7255)||1993 VY1|| align=right|13,7|| align=right|2,270|| align=right|0,140|| align=right|5,69|| align=right|3,420||MBA||11. listopadu 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7256) Bonhoeffer||1993 VJ5|| align=right|14,5|| align=right|2,494|| align=right|0,118|| align=right|4,09|| align=right|3,939||MBA||11. listopadu 1993||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(7257) Yoshiya||1994 AH1|| align=right|13,8|| align=right|2,362|| align=right|0,104|| align=right|3,72|| align=right|3,630||MBA||7. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7258) Pettarin||1994 EF|| align=right|14,0|| align=right|2,605|| align=right|0,098|| align=right|12,14|| align=right|4,203||MBA||5. března 1994||Stroncone||Stroncone
|-
|(7259) Gaithersburg||1994 EG1|| align=right|13,0|| align=right|2,649|| align=right|0,114|| align=right|13,72|| align=right|4,312||MBA||6. března 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7260) Metelli||1994 FN|| align=right|13,1|| align=right|2,895|| align=right|0,014|| align=right|2,85|| align=right|4,925||MBA||18. března 1994||Stroncone||Stroncone
|-
|(7261) Yokootakeo||1994 GZ|| align=right|12,7|| align=right|2,647|| align=right|0,173|| align=right|13,03|| align=right|4,307||MBA||14. dubna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7262) Sofue||1995 BX1|| align=right|12,9|| align=right|2,272|| align=right|0,262|| align=right|10,22|| align=right|3,425||MBA||27. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7263) Takayamada||1995 DP|| align=right|14,5|| align=right|2,145|| align=right|0,105|| align=right|3,31|| align=right|3,140||MBA||21. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7264)||1995 FK|| align=right|14,5|| align=right|2,321|| align=right|0,170|| align=right|1,29|| align=right|3,536||MBA||26. března 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7265) Edithmüller||2908 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,441|| align=right|0,083|| align=right|5,95|| align=right|3,813||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7266) Trefftz||4270 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,445|| align=right|0,142|| align=right|2,89|| align=right|3,823||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7267)||1943 DF|| align=right|13,5|| align=right|2,352|| align=right|0,339|| align=right|22,54|| align=right|3,607||MBA||23. února 1943||Turku||L. Oterma
|-
|(7268) Chigorin||1972 TF|| align=right|14,5|| align=right|2,264|| align=right|0,188|| align=right|4,51|| align=right|3,406||MBA||3. října 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(7269) Alprokhorov||1975 VK2|| align=right|12,6|| align=right|2,999|| align=right|0,104|| align=right|2,94|| align=right|5,194||MBA||2. listopadu 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(7270) Punkin||1978 NY7|| align=right|12,5|| align=right|3,208|| align=right|0,185|| align=right|2,74|| align=right|5,746||MBA||7. července 1978||Palomar||E. Bowell
|-
|(7271) Doroguntsov||1979 SR2|| align=right|13,0|| align=right|3,111|| align=right|0,269|| align=right|3,00|| align=right|5,487||MBA||22. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7272)||1980 DD1|| align=right|12,6|| align=right|2,783|| align=right|0,099|| align=right|9,63|| align=right|4,642||MBA||21. února 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(7273)||1981 EK4|| align=right|13,6|| align=right|2,655|| align=right|0,192|| align=right|12,08|| align=right|4,324||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7274) Washioyama||1982 FC|| align=right|13,7|| align=right|2,326|| align=right|0,142|| align=right|10,76|| align=right|3,547||MBA||21. března 1982||Geisei||T. Seki
|-
|(7275)||1983 CY2|| align=right|11,9|| align=right|2,993|| align=right|0,067|| align=right|9,18|| align=right|5,176||MBA||15. února 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(7276) Maymie||1983 RE|| align=right|13,6|| align=right|2,194|| align=right|0,155|| align=right|5,53|| align=right|3,249||MBA||4. září 1983||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(7277) Klass||1983 RM2|| align=right|13,8|| align=right|2,617|| align=right|0,225|| align=right|3,80|| align=right|4,232||MBA||4. září 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7278) Shtokolov||1985 UW4|| align=right|12,0|| align=right|3,152|| align=right|0,192|| align=right|6,98|| align=right|5,596||MBA||22. října 1985||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(7279) Hagfors||1985 VD1|| align=right|12,7|| align=right|3,111|| align=right|0,170|| align=right|5,33|| align=right|5,487||MBA||7. listopadu 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7280) Bergengruen||1988 RA3|| align=right|14,6|| align=right|2,573|| align=right|0,243|| align=right|1,84|| align=right|4,127||MBA||8. září 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(7281)||1988 RX4|| align=right|13,9|| align=right|2,417|| align=right|0,213|| align=right|3,58|| align=right|3,756||MBA||2. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7282)||1989 BC|| align=right|11,9|| align=right|2,759|| align=right|0,132|| align=right|13,14|| align=right|4,581||MBA||29. ledna 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7283)||1989 TX15|| align=right|13,3|| align=right|2,265|| align=right|0,085|| align=right|5,70|| align=right|3,408||MBA||4. října 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7284)||1989 VW|| align=right|11,4|| align=right|4,002|| align=right|0,156|| align=right|6,35|| align=right|8,006||HLD||4. listopadu 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(7285) Seggewiss||1990 EX2|| align=right|13,2|| align=right|2,575|| align=right|0,195|| align=right|12,04|| align=right|4,130||MBA||2. března 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7286)||1990 QZ4|| align=right|11,9|| align=right|3,138|| align=right|0,200|| align=right|15,14|| align=right|5,558||MBA||24. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7287) Yokokurayama||1990 VN2|| align=right|13,2|| align=right|2,915|| align=right|0,249|| align=right|14,00|| align=right|4,976||MBA||10. listopadu 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(7288)||1991 FE1|| align=right|13,2|| align=right|2,265|| align=right|0,148|| align=right|3,19|| align=right|3,409||MBA||18. března 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(7289) Kamegamori||1991 JU|| align=right|13,4|| align=right|2,319|| align=right|0,136|| align=right|8,41|| align=right|3,530||MBA||5. května 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(7290) Johnrather||1991 JY1|| align=right|12,5|| align=right|2,556|| align=right|0,229|| align=right|24,77|| align=right|4,085||MBA||11. května 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(7291) Hyakutake||1991 XC1|| align=right|12,2|| align=right|3,137|| align=right|0,224|| align=right|8,41|| align=right|5,555||MBA||13. prosince 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(7292) Prosperin||1992 EM7|| align=right|13,7|| align=right|2,391|| align=right|0,106|| align=right|7,64|| align=right|3,696||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(7293) Kazuyuki||1992 FH|| align=right|13,4|| align=right|2,184|| align=right|0,161|| align=right|3,87|| align=right|3,227||MBA||23. března 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7294)||1992 LM|| align=right|12,8|| align=right|2,658|| align=right|0,094|| align=right|6,71|| align=right|4,333||MBA||3. června 1992||Palomar||G. J. Leonard
|-
|(7295)||1992 MB|| align=right|13,6|| align=right|2,252|| align=right|0,159|| align=right|4,69|| align=right|3,379||MBA||22. června 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7296) Lamarck||1992 PW1|| align=right|14,0|| align=right|2,311|| align=right|0,050|| align=right|1,57|| align=right|3,512||MBA||8. srpna 1992||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(7297)||1992 UG|| align=right|13,1|| align=right|2,598|| align=right|0,281|| align=right|6,52|| align=right|4,188||MBA||21. října 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(7298)||1992 WM5|| align=right|12,8|| align=right|2,532|| align=right|0,128|| align=right|8,31|| align=right|4,027||MBA||26. listopadu 1992||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(7299) Indiawadkins||1992 WZ5|| align=right|13,5|| align=right|2,618|| align=right|0,225|| align=right|14,00|| align=right|4,235||MBA||21. listopadu 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(7300) Yoshisada||1992 YV2|| align=right|12,3|| align=right|2,735|| align=right|0,139|| align=right|11,82|| align=right|4,522||MBA||26. prosince 1992||Oohira||T. Urata
|-
|(7301)||1993 AB|| align=right|13,5|| align=right|2,598|| align=right|0,219|| align=right|9,24|| align=right|4,186||MBA||2. ledna 1993||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(7302)||1993 CQ|| align=right|12,1|| align=right|2,807|| align=right|0,183|| align=right|9,97|| align=right|4,702||MBA||10. února 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7303)||1993 FS1|| align=right|11,8|| align=right|3,042|| align=right|0,094|| align=right|11,63|| align=right|5,304||MBA||25. března 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7304) Namiki||1994 AE2|| align=right|13,3|| align=right|2,619|| align=right|0,426|| align=right|9,61|| align=right|4,237||MBA||9. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7305) Ossakajusto||1994 CX1|| align=right|11,6|| align=right|2,744|| align=right|0,226|| align=right|14,47|| align=right|4,544||MBA||8. února 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7306) Panizon||1994 EH|| align=right|13,5|| align=right|2,641|| align=right|0,324|| align=right|28,86|| align=right|4,291||MBA||6. března 1994||Stroncone||Stroncone
|-
|(7307)||1994 GT9|| align=right|12,3|| align=right|2,742|| align=right|0,084|| align=right|6,99|| align=right|4,541||MBA||13. dubna 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7308) Hattori||1995 BQ4|| align=right|12,3|| align=right|3,066|| align=right|0,044|| align=right|8,12|| align=right|5,366||MBA||31. ledna 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7309) Shinkawakami||1995 FU|| align=right|13,6|| align=right|2,187|| align=right|0,125|| align=right|4,90|| align=right|3,233||MBA||28. března 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7310)||1995 OL1|| align=right|14,0|| align=right|2,630|| align=right|0,181|| align=right|3,11|| align=right|4,264||MBA||19. července 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(7311) Hildehan||1995 TU|| align=right|13,6|| align=right|2,834|| align=right|0,050|| align=right|2,24|| align=right|4,771||MBA||14. října 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(7312)||1996 AT3|| align=right|13,0|| align=right|2,768|| align=right|0,133|| align=right|3,21|| align=right|4,603||MBA||13. ledna 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7313) Pisano||6207 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,574|| align=right|0,065|| align=right|2,58|| align=right|4,129||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7314) Pevsner||2146 T-1|| align=right|12,2|| align=right|3,121|| align=right|0,150|| align=right|1,70|| align=right|5,513||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7315) Kolbe||1136 T-2|| align=right|13,6|| align=right|2,549|| align=right|0,071|| align=right|3,12|| align=right|4,070||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7316) Hajdu||3145 T-2|| align=right|13,6|| align=right|2,794|| align=right|0,121|| align=right|4,82|| align=right|4,670||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7317) Cabot||1940 ED|| align=right|14,1|| align=right|2,332|| align=right|0,153|| align=right|3,99|| align=right|3,560||MBA||12. března 1940||Konkoly||G. Kulin
|-
|(7318) Dyukov||1969 OX|| align=right|12,0|| align=right|2,613|| align=right|0,180|| align=right|13,81|| align=right|4,224||MBA||17. července 1969||Krym–Naučnyj||B. A. Burnaševa
|-
|(7319) Katterfeld||1976 SA6|| align=right|14,3|| align=right|2,246|| align=right|0,109|| align=right|2,57|| align=right|3,366||MBA||24. září 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7320) Potter||1978 TP6|| align=right|12,6|| align=right|3,122|| align=right|0,197|| align=right|4,50|| align=right|5,517||MBA||2. října 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(7321)||1979 MZ2|| align=right|13,8|| align=right|2,534|| align=right|0,083|| align=right|2,29|| align=right|4,032||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(7322) Lavrentina||1979 SW2|| align=right|12,2|| align=right|3,203|| align=right|0,117|| align=right|16,03|| align=right|5,732||MBA||22. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7323) Robersomma||1979 SD9|| align=right|12,8|| align=right|3,213|| align=right|0,251|| align=right|2,59|| align=right|5,759||MBA||22. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7324) Carret||1981 BC|| align=right|14,5|| align=right|2,420|| align=right|0,232|| align=right|10,14|| align=right|3,764||MBA||31. ledna 1981||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(7325)||1981 QA1|| align=right|13,7|| align=right|2,398|| align=right|0,119|| align=right|7,94|| align=right|3,713||MBA||28. srpna 1981||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(7326)||1981 UK22|| align=right|14,0|| align=right|2,406|| align=right|0,211|| align=right|11,01|| align=right|3,731||MBA||24. října 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(7327) Crawford||1983 RZ1|| align=right|14,5|| align=right|2,201|| align=right|0,191|| align=right|3,86|| align=right|3,264||MBA||6. září 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7328) Casanova||1984 SC1|| align=right|13,7|| align=right|2,567|| align=right|0,188|| align=right|13,68|| align=right|4,112||MBA||20. září 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7329) Bettadotto||1985 GK|| align=right|13,2|| align=right|2,681|| align=right|0,112|| align=right|12,44|| align=right|4,388||MBA||14. dubna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7330) Annelemaître||1985 TD|| align=right|13,7|| align=right|2,356|| align=right|0,303|| align=right|21,63|| align=right|3,616||MBA||15. října 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7331) Balindblad||1985 TV|| align=right|11,5|| align=right|3,190|| align=right|0,036|| align=right|22,37|| align=right|5,695||MBA||15. října 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7332) Ponrepo||1986 XJ5|| align=right|14,2|| align=right|2,220|| align=right|0,067|| align=right|5,73|| align=right|3,307||MBA||4. prosince 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7333) Bec-Borsenberger||1987 SM4|| align=right|13,2|| align=right|2,579|| align=right|0,188|| align=right|8,84|| align=right|4,140||MBA||29. září 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7334) Sciurus||1988 QV|| align=right|13,7|| align=right|2,414|| align=right|0,146|| align=right|6,52|| align=right|3,749||MBA||17. srpna 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7335)||1989 JA|| align=right|17,0|| align=right|1,771|| align=right|0,485|| align=right|15,22|| align=right|2,357||APL PHA||1. května 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(7336) Saunders||1989 RS1|| align=right|18,7|| align=right|2,308|| align=right|0,480|| align=right|7,18|| align=right|3,506||AMR||6. září 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(7337)||1990 QH1|| align=right|13,6|| align=right|2,368|| align=right|0,082|| align=right|5,66|| align=right|3,643||MBA||22. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7338)||1990 VJ3|| align=right|11,9|| align=right|3,007|| align=right|0,082|| align=right|8,74|| align=right|5,215||MBA||12. listopadu 1990||Fujieda||H. Shiozawa; M. Kizawa
|-
|(7339)||1991 RA16|| align=right|13,2|| align=right|2,686|| align=right|0,133|| align=right|4,64|| align=right|4,401||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7340)||1991 UA2|| align=right|13,5|| align=right|2,833|| align=right|0,029|| align=right|1,09|| align=right|4,768||MBA||29. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7341)||1991 VK|| align=right|16,7|| align=right|1,843|| align=right|0,507|| align=right|5,42|| align=right|2,502||APL||1. listopadu 1991||Palomar||E. F. Helin; K. J. Lawrence
|-
|(7342) Uchinoura||1992 FB1|| align=right|12,6|| align=right|2,702|| align=right|0,102|| align=right|13,86|| align=right|4,440||MBA||23. března 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7343) Ockeghem||1992 GE2|| align=right|14,3|| align=right|2,193|| align=right|0,140|| align=right|3,96|| align=right|3,246||MBA||4. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7344) Summerfield||1992 LU|| align=right|13,1|| align=right|2,589|| align=right|0,112|| align=right|14,31|| align=right|4,164||MBA||4. června 1992||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(7345) Happer||1992 OF|| align=right|14,7|| align=right|2,451|| align=right|0,325|| align=right|3,68|| align=right|3,837||MBA||28. července 1992||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(7346) Boulanger||1993 DQ2|| align=right|12,8|| align=right|2,876|| align=right|0,082|| align=right|3,19|| align=right|4,877||MBA||20. února 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(7347)||1993 EW|| align=right|12,7|| align=right|3,082|| align=right|0,120|| align=right|00,50|| align=right|5,410||MBA||12. března 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7348)||1993 FJ22|| align=right|12,8|| align=right|3,088|| align=right|0,113|| align=right|00,88|| align=right|5,425||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(7349) Ernestmaes||1993 QK4|| align=right|13,8|| align=right|2,680|| align=right|0,057|| align=right|2,90|| align=right|4,388||MBA||18. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(7350)||1993 VA|| align=right|17,3|| align=right|1,356|| align=right|0,392|| align=right|7,26|| align=right|1,579||APL||7. listopadu 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(7351) Yoshidamichi||1993 XB1|| align=right|13,7|| align=right|2,565|| align=right|0,065|| align=right|6,51|| align=right|4,108||MBA||12. prosince 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7352)||1994 CO|| align=right|9,0|| align=right|5,164|| align=right|0,038|| align=right|8,18|| align=right|11,74||JUT||4. února 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7353) Kazuya||1995 AC1|| align=right|12,0|| align=right|2,569|| align=right|0,176|| align=right|14,37|| align=right|4,116||MBA||6. ledna 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(7354) Ishiguro||1995 BR1|| align=right|13,0|| align=right|3,169|| align=right|0,117|| align=right|3,58|| align=right|5,641||MBA||27. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7355) Bottke||1995 HN2|| align=right|13,2|| align=right|2,259|| align=right|0,165|| align=right|7,67|| align=right|3,394||MBA||25. dubna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(7356) Casagrande||1995 SK5|| align=right|13,7|| align=right|2,614|| align=right|0,136|| align=right|11,70|| align=right|4,226||MBA||27. září 1995||Stroncone||Stroncone
|-
|(7357)||1995 UJ7|| align=right|13,7|| align=right|2,268|| align=right|0,183|| align=right|4,11|| align=right|3,416||MBA||27. října 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7358) Oze||1995 YA3|| align=right|14,4|| align=right|2,198|| align=right|0,504|| align=right|4,66|| align=right|3,258||AMR||27. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7359) Messier||1996 BH|| align=right|12,2|| align=right|3,098|| align=right|0,179|| align=right|3,67|| align=right|5,452||MBA||16. ledna 1996||Kleť||M. Tichý
|-
|(7360) Moberg||1996 BQ17|| align=right|12,8|| align=right|2,251|| align=right|0,098|| align=right|5,38|| align=right|3,378||MBA||30. ledna 1996||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(7361) Endres||1996 DN1|| align=right|13,3|| align=right|2,674|| align=right|0,087|| align=right|2,78|| align=right|4,372||MBA||16. února 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(7362) Rogerbyrd||1996 EY|| align=right|13,9|| align=right|2,439|| align=right|0,190|| align=right|1,64|| align=right|3,809||MBA||15. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(7363) Esquibel||1996 FA1|| align=right|12,4|| align=right|2,759|| align=right|0,121|| align=right|8,94|| align=right|4,581||MBA||18. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(7364) Otonkučera||1996 KS|| align=right|15,7|| align=right|2,266|| align=right|0,162|| align=right|2,34|| align=right|3,410||MBA||22. května 1996||Višnjan||K. Korlević
|-
|(7365) Sejong||1996 QV1|| align=right|13,9|| align=right|2,209|| align=right|0,213|| align=right|6,82|| align=right|3,284||MBA||18. srpna 1996||Sapporo||K. Watanabe
|-
|(7366) Agata||1996 UY|| align=right|11,6|| align=right|3,155|| align=right|0,137|| align=right|6,35|| align=right|5,602||MBA||20. října 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7367) Giotto||3077 T-1|| align=right|13,7|| align=right|3,196|| align=right|0,125|| align=right|00,73|| align=right|5,713||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7368) Haldancohn||1966 BB|| align=right|14,0|| align=right|2,246|| align=right|0,136|| align=right|6,70|| align=right|3,365||MBA||20. ledna 1966||Brooklyn||Indiana University
|-
|(7369) Gavrilin||1975 AN|| align=right|12,9|| align=right|2,372|| align=right|0,319|| align=right|21,81|| align=right|3,652||MBA||13. ledna 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(7370) Krasnogolovets||1978 SM5|| align=right|13,0|| align=right|2,674|| align=right|0,033|| align=right|4,02|| align=right|4,372||MBA||27. září 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(7371)||1978 VA6|| align=right|13,5|| align=right|3,225|| align=right|0,134|| align=right|2,06|| align=right|5,791||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(7372)||1979 HH|| align=right|12,5|| align=right|2,847|| align=right|0,036|| align=right|2,78|| align=right|4,802||MBA||19. dubna 1979||Cerro Tololo||J. C. Muzzio
|-
|(7373) Stashis||1979 QX9|| align=right|12,8|| align=right|3,151|| align=right|0,171|| align=right|1,53|| align=right|5,593||MBA||27. srpna 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7374)||1980 DL|| align=right|14,6|| align=right|2,628|| align=right|0,268|| align=right|3,94|| align=right|4,259||MBA||19. února 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(7375)||1980 PZ|| align=right|13,5|| align=right|2,445|| align=right|0,192|| align=right|10,09|| align=right|3,822||MBA||14. srpna 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(7376)||1980 UU1|| align=right|13,5|| align=right|2,446|| align=right|0,181|| align=right|1,97|| align=right|3,826||MBA||31. října 1980||Palomar||S. J. Bus
|-
|(7377)||1981 EW9|| align=right|15,5|| align=right|2,223|| align=right|0,171|| align=right|4,68|| align=right|3,313||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7378)||1981 EK18|| align=right|11,9|| align=right|3,140|| align=right|0,131|| align=right|1,31|| align=right|5,564||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7379)||1981 EC29|| align=right|15,0|| align=right|2,663|| align=right|0,126|| align=right|2,74|| align=right|4,345||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7380)||1981 RF|| align=right|13,8|| align=right|2,431|| align=right|0,191|| align=right|3,42|| align=right|3,789||MBA||3. září 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(7381) Mamontov||1981 RG5|| align=right|12,9|| align=right|2,362|| align=right|0,153|| align=right|6,97|| align=right|3,629||MBA||8. září 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(7382) Bozhenkova||1981 RJ5|| align=right|12,7|| align=right|3,177|| align=right|0,245|| align=right|2,04|| align=right|5,662||MBA||8. září 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(7383) Lassovszky||1981 SE|| align=right|13,6|| align=right|2,457|| align=right|0,069|| align=right|1,62|| align=right|3,851||MBA||30. září 1981||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(7384)||1981 TJ|| align=right|13,4|| align=right|2,793|| align=right|0,110|| align=right|4,34|| align=right|4,666||MBA||6. října 1981||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(7385) Aktsynovia||1981 UQ11|| align=right|14,0|| align=right|2,390|| align=right|0,126|| align=right|3,74|| align=right|3,694||MBA||22. října 1981||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7386) Paulpellas||1981 WM|| align=right|13,6|| align=right|2,384|| align=right|0,075|| align=right|4,95|| align=right|3,680||MBA||25. listopadu 1981||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(7387) Malbil||1982 BS1|| align=right|13,4|| align=right|2,452|| align=right|0,154|| align=right|7,06|| align=right|3,838||MBA||30. ledna 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7388)||1982 FS3|| align=right|12,0|| align=right|3,128|| align=right|0,112|| align=right|11,54|| align=right|5,531||MBA||23. března 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7389) Michelcombes||1982 UE|| align=right|13,8|| align=right|2,264|| align=right|0,224|| align=right|4,31|| align=right|3,406||MBA||17. října 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7390) Kundera||1983 QE|| align=right|14,1|| align=right|2,542|| align=right|0,209|| align=right|13,91|| align=right|4,053||MBA||31. srpna 1983||Kleť||Klet
|-
|(7391) Strouhal||1983 VS1|| align=right|14,3|| align=right|2,629|| align=right|0,214|| align=right|5,06|| align=right|4,262||MBA||8. listopadu 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7392) Kowalski||1984 EX|| align=right|12,4|| align=right|2,757|| align=right|0,126|| align=right|4,95|| align=right|4,577||MBA||6. března 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7393) Luginbuhl||1984 SL3|| align=right|12,9|| align=right|2,241|| align=right|0,201|| align=right|6,74|| align=right|3,354||MBA||28. září 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(7394) Xanthomalitia||1985 QX4|| align=right|11,1|| align=right|3,955|| align=right|0,042|| align=right|8,65|| align=right|7,864||HLD||18. srpna 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7395)||1985 RP1|| align=right|14,4|| align=right|2,270|| align=right|0,175|| align=right|5,71|| align=right|3,418||MBA||10. září 1985||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(7396) Brusin||1986 EQ2|| align=right|12,8|| align=right|2,923|| align=right|0,088|| align=right|1,66|| align=right|4,996||MBA||4. března 1986||La Silla||W. Ferreri
|-
|(7397)||1986 QS|| align=right|12,5|| align=right|2,783|| align=right|0,166|| align=right|8,68|| align=right|4,642||MBA||26. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7398) Walsh||1986 VM|| align=right|14,5|| align=right|2,194|| align=right|0,036|| align=right|4,88|| align=right|3,250||MBA||3. listopadu 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7399)||1987 BC2|| align=right|13,9|| align=right|2,280|| align=right|0,198|| align=right|3,87|| align=right|3,442||MBA||29. ledna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7400)||1987 QW1|| align=right|13,1|| align=right|2,959|| align=right|0,100|| align=right|1,97|| align=right|5,089||MBA||21. srpna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7401)||1987 QW7|| align=right|14,2|| align=right|2,438|| align=right|0,186|| align=right|2,04|| align=right|3,806||MBA||21. srpna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7402)||1987 YH|| align=right|13,1|| align=right|2,779|| align=right|0,206|| align=right|8,23|| align=right|4,632||MBA||25. prosince 1987||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(7403) Choustník||1988 AV1|| align=right|14,3|| align=right|2,719|| align=right|0,274|| align=right|8,57|| align=right|4,484||MBA||14. ledna 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7404)||1988 AA5|| align=right|13,5|| align=right|2,794|| align=right|0,284|| align=right|6,58|| align=right|4,671||MBA||13. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7405)||1988 FF|| align=right|12,1|| align=right|2,766|| align=right|0,173|| align=right|9,16|| align=right|4,598||MBA||16. března 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7406)||1988 TD|| align=right|13,6|| align=right|2,446|| align=right|0,199|| align=right|1,49|| align=right|3,824||MBA||3. října 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7407)||1988 TL|| align=right|13,5|| align=right|2,419|| align=right|0,174|| align=right|1,53|| align=right|3,762||MBA||3. října 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7408)||1989 SB|| align=right|14,2|| align=right|2,230|| align=right|0,221|| align=right|3,19|| align=right|3,329||MBA||23. září 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(7409)||1990 BS|| align=right|13,0|| align=right|2,382|| align=right|0,213|| align=right|3,32|| align=right|3,677||MBA||21. ledna 1990||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(7410) Kawazoe||1990 QG|| align=right|14,1|| align=right|3,013|| align=right|0,380|| align=right|5,86|| align=right|5,229||MBA||20. srpna 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(7411)||1990 QQ1|| align=right|12,4|| align=right|3,137|| align=right|0,237|| align=right|15,46|| align=right|5,556||MBA||22. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7412) Linnaeus||1990 SL9|| align=right|12,7|| align=right|3,174|| align=right|0,162|| align=right|2,58|| align=right|5,653||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7413) Galibina||1990 SH28|| align=right|13,0|| align=right|3,084|| align=right|0,197|| align=right|00,54|| align=right|5,414||MBA||24. září 1990||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva; G. R. Kastelʹ
|-
|(7414) Bosch||1990 TD8|| align=right|12,6|| align=right|3,178|| align=right|0,215|| align=right|00,73|| align=right|5,665||MBA||13. října 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(7415) Susumuimoto||1990 VL8|| align=right|12,9|| align=right|3,181|| align=right|0,153|| align=right|2,64|| align=right|5,673||MBA||14. listopadu 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(7416) Linnankoski||1990 WV4|| align=right|13,8|| align=right|2,360|| align=right|0,142|| align=right|4,39|| align=right|3,626||MBA||16. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7417)||1990 YE|| align=right|12,9|| align=right|3,117|| align=right|0,171|| align=right|1,92|| align=right|5,502||MBA||19. prosince 1990||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(7418) Akasegawa||1991 EJ1|| align=right|13,1|| align=right|2,358|| align=right|0,053|| align=right|7,29|| align=right|3,621||MBA||11. března 1991||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(7419)||1991 PN13|| align=right|12,3|| align=right|2,657|| align=right|0,189|| align=right|12,46|| align=right|4,329||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7420) Buffon||1991 RP11|| align=right|14,6|| align=right|2,440|| align=right|0,153|| align=right|1,42|| align=right|3,811||MBA||4. září 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7421) Kusaka||1992 HL|| align=right|13,3|| align=right|2,608|| align=right|0,202|| align=right|16,84|| align=right|4,212||MBA||30. dubna 1992||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(7422)||1992 LP|| align=right|13,7|| align=right|2,258|| align=right|0,183|| align=right|2,94|| align=right|3,393||MBA||3. června 1992||Palomar||G. J. Leonard
|-
|(7423)||1992 PT2|| align=right|14,0|| align=right|2,298|| align=right|0,143|| align=right|3,95|| align=right|3,482||MBA||2. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7424)||1992 PS6|| align=right|13,5|| align=right|2,350|| align=right|0,096|| align=right|5,54|| align=right|3,601||MBA||6. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7425) Lessing||1992 RO5|| align=right|14,3|| align=right|2,412|| align=right|0,179|| align=right|3,53|| align=right|3,745||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7426)||1992 US4|| align=right|13,3|| align=right|2,411|| align=right|0,189|| align=right|1,50|| align=right|3,743||MBA||27. října 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(7427)||1992 VD|| align=right|13,3|| align=right|2,648|| align=right|0,089|| align=right|3,53|| align=right|4,307||MBA||2. listopadu 1992||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(7428)||1992 YM|| align=right|13,1|| align=right|2,577|| align=right|0,115|| align=right|14,75|| align=right|4,136||MBA||24. prosince 1992||Oohira||T. Urata
|-
|(7429) Hoshikawa||1992 YB1|| align=right|12,2|| align=right|2,862|| align=right|0,024|| align=right|1,61|| align=right|4,840||MBA||24. prosince 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(7430) Kogure||1993 BV2|| align=right|12,7|| align=right|2,590|| align=right|0,246|| align=right|4,20|| align=right|4,167||MBA||23. ledna 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7431)||1993 FN41|| align=right|12,7|| align=right|3,098|| align=right|0,124|| align=right|1,83|| align=right|5,451||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(7432)||1993 HL5|| align=right|12,1|| align=right|3,087|| align=right|0,159|| align=right|1,05|| align=right|5,422||MBA||23. dubna 1993||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(7433) Pellegrini||1993 KD|| align=right|14,3|| align=right|2,386|| align=right|0,177|| align=right|11,69|| align=right|3,685||MBA||21. května 1993||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(7434) Osaka||1994 AB3|| align=right|13,1|| align=right|2,260|| align=right|0,115|| align=right|8,87|| align=right|3,397||MBA||14. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7435) Sagamihara||1994 CZ1|| align=right|13,6|| align=right|2,281|| align=right|0,107|| align=right|3,80|| align=right|3,444||MBA||8. února 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7436) Kuroiwa||1994 CB2|| align=right|13,6|| align=right|2,230|| align=right|0,097|| align=right|2,21|| align=right|3,330||MBA||8. února 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7437) Torricelli||1994 EF3|| align=right|14,2|| align=right|2,348|| align=right|0,088|| align=right|6,39|| align=right|3,596||MBA||12. března 1994||Cima Ekar||V. Goretti; A. Boattini
|-
|(7438) Misakatouge||1994 JE1|| align=right|14,6|| align=right|2,362|| align=right|0,144|| align=right|5,80|| align=right|3,630||MBA||12. května 1994||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(7439) Tetsufuse||1994 XG1|| align=right|13,7|| align=right|2,617|| align=right|0,069|| align=right|4,49|| align=right|4,234||MBA||6. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7440) Závist||1995 EA|| align=right|14,1|| align=right|2,587|| align=right|0,167|| align=right|10,97|| align=right|4,161||MBA||1. března 1995||Kleť||M. Tichý
|-
|(7441) Láska||1995 OZ|| align=right|15,2|| align=right|2,315|| align=right|0,075|| align=right|4,89|| align=right|3,522||MBA||30. července 1995||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(7442) Inouehideo||1995 SC5|| align=right|13,4|| align=right|3,159|| align=right|0,142|| align=right|00,78|| align=right|5,615||MBA||20. září 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7443) Tsumura||1996 BR2|| align=right|12,4|| align=right|2,921|| align=right|0,034|| align=right|1,37|| align=right|4,991||MBA||26. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7444)||1996 TM10|| align=right|12,9|| align=right|2,786|| align=right|0,167|| align=right|9,03|| align=right|4,649||MBA||9. října 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7445) Trajanus||4116 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,198|| align=right|0,243|| align=right|1,19|| align=right|3,258||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7446) Hadrianus||2249 T-2|| align=right|12,3|| align=right|3,117|| align=right|0,084|| align=right|1,77|| align=right|5,502||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7447) Marcusaurelius||1142 T-3|| align=right|13,3|| align=right|2,392|| align=right|0,100|| align=right|6,66|| align=right|3,698||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7448)||1948 AA|| align=right|14,6|| align=right|2,303|| align=right|0,165|| align=right|24,63|| align=right|3,493||MBA||14. ledna 1948||Mount Wilson||W. Baade
|-
|(7449)||1949 QL|| align=right|13,8|| align=right|2,223|| align=right|0,197|| align=right|6,27|| align=right|3,313||MBA||21. srpna 1949||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(7450)||1968 OZ|| align=right|13,0|| align=right|2,620|| align=right|0,167|| align=right|27,42|| align=right|4,241||MBA||24. července 1968||Cerro El Roble||L. I. Černych
|-
|(7451) Verbitskaya||1978 PU2|| align=right|12,7|| align=right|2,810|| align=right|0,169|| align=right|10,30|| align=right|4,710||MBA||8. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7452) Izabelyuria||1978 QU2|| align=right|13,1|| align=right|3,112|| align=right|0,198|| align=right|2,74|| align=right|5,488||MBA||31. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7453) Slovtsov||1978 RV1|| align=right|14,7|| align=right|2,271|| align=right|0,204|| align=right|00,96|| align=right|3,421||MBA||5. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7454)||1981 EW20|| align=right|13,2|| align=right|3,169|| align=right|0,137|| align=right|00,91|| align=right|5,640||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7455)||1981 EQ26|| align=right|13,0|| align=right|2,851|| align=right|0,014|| align=right|2,40|| align=right|4,813||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7456) Doressoundiram||1982 OD|| align=right|13,1|| align=right|2,622|| align=right|0,298|| align=right|14,77|| align=right|4,246||MBA||17. července 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7457) Veselov||1982 SL6|| align=right|13,1|| align=right|2,740|| align=right|0,078|| align=right|5,37|| align=right|4,535||MBA||16. září 1982||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(7458)||1984 DE1|| align=right|11,9|| align=right|3,823|| align=right|0,139|| align=right|1,81|| align=right|7,473||HLD||28. února 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7459)||1984 HR1|| align=right|12,8|| align=right|2,599|| align=right|0,148|| align=right|5,35|| align=right|4,189||MBA||28. dubna 1984||La Silla||W. Ferreri; V. Zappala
|-
|(7460)||1984 JN|| align=right|14,7|| align=right|2,428|| align=right|0,126|| align=right|3,22|| align=right|3,782||MBA||9. května 1984||Palomar||J. Gibson
|-
|(7461) Kachmokiam||1984 TD|| align=right|13,1|| align=right|3,215|| align=right|0,167|| align=right|00,09|| align=right|5,764||MBA||3. října 1984||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(7462) Grenoble||1984 WM1|| align=right|13,9|| align=right|2,268|| align=right|0,110|| align=right|5,77|| align=right|3,416||MBA||20. listopadu 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7463) Oukawamine||1985 SB|| align=right|13,1|| align=right|2,433|| align=right|0,171|| align=right|6,20|| align=right|3,793||MBA||20. září 1985||Geisei||T. Seki
|-
|(7464) Vipera||1987 VB1|| align=right|14,9|| align=right|2,568|| align=right|0,268|| align=right|5,64|| align=right|4,116||MBA||15. listopadu 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7465) Munkanber||1989 UA3|| align=right|15,5|| align=right|2,249|| align=right|0,167|| align=right|2,48|| align=right|3,371||MBA||31. října 1989||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(7466)||1989 VC2|| align=right|12,0|| align=right|3,350|| align=right|0,140|| align=right|6,42|| align=right|6,131||MBA||2. listopadu 1989||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|(7467)||1989 WQ1|| align=right|15,2|| align=right|1,654|| align=right|0,127|| align=right|15,91|| align=right|2,128||MBA||25. listopadu 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7468)||1990 UP11|| align=right|12,1|| align=right|3,043|| align=right|0,124|| align=right|4,39|| align=right|5,307||MBA||17. října 1990||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(7469)||1990 VU14|| align=right|11,8|| align=right|3,057|| align=right|0,109|| align=right|7,78|| align=right|5,344||MBA||15. listopadu 1990||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(7470) Jabberwock||1991 JA|| align=right|13,9|| align=right|2,289|| align=right|0,067|| align=right|7,79|| align=right|3,462||MBA||2. května 1991||Oohira||T. Urata
|-
|(7471)||1991 YD|| align=right|13,6|| align=right|2,464|| align=right|0,159|| align=right|5,36|| align=right|3,867||MBA||28. prosince 1991||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(7472) Kumakiri||1992 CU|| align=right|11,9|| align=right|3,012|| align=right|0,108|| align=right|9,92|| align=right|5,228||MBA||13. února 1992||Susono||M. Akiyama; T. Furuta
|-
|(7473)||1992 EC4|| align=right|12,7|| align=right|2,839|| align=right|0,085|| align=right|3,11|| align=right|4,782||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(7474)||1992 TC|| align=right|18,0|| align=right|1,566|| align=right|0,293|| align=right|7,09|| align=right|1,959||AMR||1. října 1992||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(7475) Kaizuka||1992 UX5|| align=right|13,7|| align=right|2,284|| align=right|0,079|| align=right|5,37|| align=right|3,452||MBA||28. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7476) Ogilsbie||1993 GE|| align=right|10,9|| align=right|3,146|| align=right|0,233|| align=right|25,82|| align=right|5,578||MBA||14. dubna 1993||Catalina||T. B. Spahr
|-
|(7477)||1993 LC|| align=right|12,8|| align=right|2,631|| align=right|0,133|| align=right|12,33|| align=right|4,267||MBA||13. června 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7478) Hasse||1993 OA4|| align=right|14,1|| align=right|2,861|| align=right|0,089|| align=right|3,14|| align=right|4,838||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7479)||1994 EC1|| align=right|13,6|| align=right|2,265|| align=right|0,091|| align=right|5,16|| align=right|3,409||MBA||4. března 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7480) Norwan||1994 PC|| align=right|17,2|| align=right|1,568|| align=right|0,318|| align=right|9,46|| align=right|1,963||AMR||1. srpna 1994||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(7481) San Marcello||1994 PA1|| align=right|11,8|| align=right|2,924|| align=right|0,040|| align=right|12,76|| align=right|4,998||MBA||11. srpna 1994||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(7482)||1994 PC1|| align=right|16,8|| align=right|1,347|| align=right|0,329|| align=right|33,50|| align=right|1,563||APL PHA||9. srpna 1994||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(7483) Sekitakakazu||1994 VO2|| align=right|12,4|| align=right|3,185|| align=right|0,080|| align=right|3,94|| align=right|5,682||MBA||1. listopadu 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7484) Dogo Onsen||1994 WF4|| align=right|14,6|| align=right|2,406|| align=right|0,041|| align=right|7,05|| align=right|3,731||MBA||30. listopadu 1994||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(7485) Changchun||1994 XO|| align=right|11,7|| align=right|2,863|| align=right|0,197|| align=right|13,33|| align=right|4,843||MBA||4. prosince 1994||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|(7486) Hamabe||1994 XJ1|| align=right|14,1|| align=right|2,221|| align=right|0,167|| align=right|3,60|| align=right|3,309||MBA||6. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7487) Toshitanaka||1994 YM|| align=right|12,4|| align=right|2,691|| align=right|0,167|| align=right|13,46|| align=right|4,414||MBA||28. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7488) Robertpaul||1995 KB1|| align=right|14,9|| align=right|1,959|| align=right|0,049|| align=right|24,11|| align=right|2,742||MBA||27. května 1995||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(7489) Oribe||1995 MX|| align=right|13,9|| align=right|2,798|| align=right|0,277|| align=right|17,04|| align=right|4,679||MBA||26. června 1995||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(7490) Babička||1995 OF1|| align=right|16,1|| align=right|2,229|| align=right|0,096|| align=right|1,89|| align=right|3,327||MBA||31. července 1995||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(7491) Linzerag||1995 SD2|| align=right|13,0|| align=right|2,780|| align=right|0,120|| align=right|4,47|| align=right|4,634||MBA||23. září 1995||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(7492) Kačenka||1995 UX|| align=right|15,0|| align=right|2,404|| align=right|0,214|| align=right|1,84|| align=right|3,727||MBA||21. října 1995||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(7493) Hirzo||1995 US2|| align=right|13,4|| align=right|2,600|| align=right|0,105|| align=right|5,39|| align=right|4,191||MBA||24. října 1995||Kleť||J. Tichá
|-
|(7494) Xiwanggongcheng||1995 UV48|| align=right|11,9|| align=right|3,025|| align=right|0,047|| align=right|8,13|| align=right|5,262||MBA||28. října 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(7495) Feynman||1995 WS4|| align=right|14,4|| align=right|2,807|| align=right|0,159|| align=right|6,79|| align=right|4,703||MBA||22. listopadu 1995||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(7496) Miroslavholub||1995 WN6|| align=right|12,1|| align=right|3,099|| align=right|0,342|| align=right|15,16|| align=right|5,455||MBA||27. listopadu 1995||Kleť||M. Tichý
|-
|(7497) Guangcaishiye||1995 YY21|| align=right|13,5|| align=right|2,457|| align=right|0,189|| align=right|2,97|| align=right|3,850||MBA||17. prosince 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(7498) Blaník||1996 BF|| align=right|12,2|| align=right|3,177|| align=right|0,021|| align=right|20,80|| align=right|5,662||MBA||16. ledna 1996||Kleť||Z. Moravec
|-
|(7499) L'Aquila||1996 OO2|| align=right|12,5|| align=right|3,151|| align=right|0,136|| align=right|9,96|| align=right|5,592||MBA||24. července 1996||Campo Imperatore||A. Boattini; A. Di Paola
|-
|(7500) Sassi||1996 TN|| align=right|13,5|| align=right|2,294|| align=right|0,089|| align=right|6,08|| align=right|3,474||MBA||3. října 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(7501) Farra||1996 VD3|| align=right|12,2|| align=right|3,333|| align=right|0,109|| align=right|1,55|| align=right|6,083||MBA||9. listopadu 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(7502)||1996 VP7|| align=right|12,5|| align=right|2,836|| align=right|0,073|| align=right|1,84|| align=right|4,776||MBA||15. listopadu 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7503)||1996 VJ38|| align=right|14,2|| align=right|2,231|| align=right|0,045|| align=right|1,96|| align=right|3,331||MBA||7. listopadu 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7504) Kawakita||1997 AF1|| align=right|13,0|| align=right|3,171|| align=right|0,200|| align=right|1,25|| align=right|5,647||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7505) Furusho||1997 AM2|| align=right|11,9|| align=right|2,637|| align=right|0,381|| align=right|6,38|| align=right|4,282||MBA||3. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7506) Lub||4837 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,206|| align=right|0,145|| align=right|00,38|| align=right|5,740||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7507) Israel||7063 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,336|| align=right|0,213|| align=right|4,30|| align=right|3,569||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7508) Icke||2327 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,796|| align=right|0,103|| align=right|2,63|| align=right|4,674||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7509) Gamzatov||1977 EL|| align=right|13,9|| align=right|2,219|| align=right|0,149|| align=right|6,15|| align=right|3,305||MBA||9. března 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7510)||1978 UF6|| align=right|13,9|| align=right|2,268|| align=right|0,133|| align=right|6,49|| align=right|3,414||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(7511)||1981 EX24|| align=right|13,3|| align=right|3,204|| align=right|0,157|| align=right|1,28|| align=right|5,734||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7512) Monicalazzarin||1983 CA1|| align=right|12,8|| align=right|2,785|| align=right|0,154|| align=right|7,46|| align=right|4,647||MBA||15. února 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7513)||1985 RU2|| align=right|14,5|| align=right|2,240|| align=right|0,160|| align=right|2,67|| align=right|3,352||MBA||5. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7514)||1986 ED|| align=right|13,5|| align=right|2,365|| align=right|0,204|| align=right|3,77|| align=right|3,637||MBA||7. března 1986||Kobuchizawa||M. Inoue; O. Muramatsu; T. Urata
|-
|(7515)||1986 EF5|| align=right|13,6|| align=right|2,374|| align=right|0,017|| align=right|00,20|| align=right|3,658||MBA||5. března 1986||La Silla||G. DeSanctis
|-
|(7516) Kranjc||1987 MC|| align=right|13,2|| align=right|2,313|| align=right|0,240|| align=right|7,60|| align=right|3,518||MBA||18. června 1987||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(7517)||1989 AD|| align=right|13,1|| align=right|2,448|| align=right|0,261|| align=right|6,07|| align=right|3,829||MBA||3. ledna 1989||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(7518)||1989 FG|| align=right|13,1|| align=right|2,558|| align=right|0,130|| align=right|3,85|| align=right|4,091||MBA||29. března 1989||Toyota||K. Suzuki; T. Furuta
|-
|(7519) Paulcook||1989 UN3|| align=right|13,1|| align=right|3,207|| align=right|0,186|| align=right|2,32|| align=right|5,743||MBA||31. října 1989||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(7520)||1990 BV|| align=right|13,2|| align=right|2,367|| align=right|0,225|| align=right|10,57|| align=right|3,641||MBA||21. ledna 1990||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(7521)||1990 QS2|| align=right|12,5|| align=right|2,902|| align=right|0,012|| align=right|2,65|| align=right|4,944||MBA||24. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7522)||1991 AJ|| align=right|12,2|| align=right|3,198|| align=right|0,174|| align=right|10,36|| align=right|5,719||MBA||9. ledna 1991||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(7523)||1991 PF18|| align=right|13,6|| align=right|2,557|| align=right|0,129|| align=right|3,78|| align=right|4,088||MBA||8. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7524)||1991 RW19|| align=right|14,4|| align=right|2,373|| align=right|0,200|| align=right|2,41|| align=right|3,655||MBA||14. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7525) Kiyohira||1992 YE|| align=right|14,0|| align=right|2,294|| align=right|0,113|| align=right|6,82|| align=right|3,473||MBA||18. prosince 1992||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(7526)||1993 AA|| align=right|13,7|| align=right|2,468|| align=right|0,266|| align=right|4,21|| align=right|3,877||MBA||2. ledna 1993||Oohira||T. Urata
|-
|(7527)||1993 BJ|| align=right|13,6|| align=right|2,285|| align=right|0,187|| align=right|5,52|| align=right|3,453||MBA||20. ledna 1993||Oohira||T. Urata
|-
|(7528) Huskvarna||1993 FS39|| align=right|12,6|| align=right|2,933|| align=right|0,114|| align=right|1,86|| align=right|5,021||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(7529) Vagnozzi||1994 BC|| align=right|13,9|| align=right|2,458|| align=right|0,117|| align=right|3,77|| align=right|3,853||MBA||16. ledna 1994||Colleverde||Colleverde di Guidonia
|-
|(7530) Mizusawa||1994 GO1|| align=right|12,6|| align=right|2,623|| align=right|0,170|| align=right|15,13|| align=right|4,248||MBA||15. dubna 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7531) Pecorelli||1994 SC|| align=right|14,2|| align=right|2,341|| align=right|0,125|| align=right|3,64|| align=right|3,581||MBA||24. září 1994||Stroncone||Stroncone
|-
|(7532) Pelhřimov||1995 UR1|| align=right|13,4|| align=right|2,629|| align=right|0,121|| align=right|16,26|| align=right|4,261||MBA||22. října 1995||Kleť||M. Tichý
|-
|(7533)||1995 UE6|| align=right|12,9|| align=right|2,994|| align=right|0,105|| align=right|3,65|| align=right|5,179||MBA||25. října 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7534)||1995 UA7|| align=right|13,4|| align=right|2,295|| align=right|0,250|| align=right|5,68|| align=right|3,477||MBA||26. října 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7535)||1995 WU2|| align=right|12,4|| align=right|3,037|| align=right|0,065|| align=right|6,66|| align=right|5,293||MBA||16. listopadu 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7536) Fahrenheit||1995 WB7|| align=right|11,8|| align=right|2,848|| align=right|0,156|| align=right|12,63|| align=right|4,806||MBA||21. listopadu 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7537) Solvay||1996 HS8|| align=right|12,9|| align=right|3,121|| align=right|0,167|| align=right|1,84|| align=right|5,513||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7538) Zenbei||1996 VE6|| align=right|13,9|| align=right|2,365|| align=right|0,186|| align=right|2,52|| align=right|3,636||MBA||15. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7539)||1996 XS32|| align=right|13,7|| align=right|2,550|| align=right|0,197|| align=right|5,67|| align=right|4,072||MBA||6. prosince 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7540)||1997 AK21|| align=right|13,4|| align=right|2,461|| align=right|0,080|| align=right|5,26|| align=right|3,860||MBA||9. ledna 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7541) Nieuwenhuis||4019 T-3|| align=right|13,9|| align=right|2,685|| align=right|0,114|| align=right|4,85|| align=right|4,398||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7542)||1953 GN|| align=right|14,2|| align=right|2,260|| align=right|0,132|| align=right|5,82|| align=right|3,396||MBA||7. dubna 1953||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(7543) Prylis||1973 SY|| align=right|10,6|| align=right|5,164|| align=right|0,064|| align=right|14,09|| align=right|11,74||JUT||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7544) Tipografiyanauka||1976 UB2|| align=right|12,3|| align=right|2,905|| align=right|0,037|| align=right|00,97|| align=right|4,950||MBA||26. října 1976||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(7545) Smaklösa||1978 OB|| align=right|14,7|| align=right|2,263|| align=right|0,232|| align=right|6,52|| align=right|3,403||MBA||28. července 1978||Mount Stromlo||C.-I. Lagerkvist
|-
|(7546)||1979 MB4|| align=right|15,7|| align=right|2,317|| align=right|0,110|| align=right|5,28|| align=right|3,525||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(7547)||1979 MO4|| align=right|14,7|| align=right|2,839|| align=right|0,031|| align=right|2,25|| align=right|4,782||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(7548) Engström||1980 FW2|| align=right|13,5|| align=right|3,154|| align=right|0,153|| align=right|00,33|| align=right|5,601||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(7549) Woodard||1980 TO5|| align=right|12,6|| align=right|3,000|| align=right|0,094|| align=right|9,70|| align=right|5,195||MBA||9. října 1980||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(7550)||1981 EV8|| align=right|14,9|| align=right|2,291|| align=right|0,195|| align=right|5,53|| align=right|3,468||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7551)||1981 EF26|| align=right|12,3|| align=right|3,212|| align=right|0,105|| align=right|6,96|| align=right|5,755||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7552)||1981 EB27|| align=right|15,6|| align=right|2,555|| align=right|0,062|| align=right|3,49|| align=right|4,084||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7553) Buie||1981 FG|| align=right|14,4|| align=right|2,392|| align=right|0,147|| align=right|3,29|| align=right|3,698||MBA||30. března 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7554) Johnspencer||1981 GQ|| align=right|12,8|| align=right|3,128|| align=right|0,274|| align=right|13,75|| align=right|5,532||MBA||5. dubna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7555) Venvolkov||1981 SZ6|| align=right|14,5|| align=right|2,348|| align=right|0,200|| align=right|2,09|| align=right|3,597||MBA||28. září 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(7556)||1982 FX2|| align=right|12,9|| align=right|2,906|| align=right|0,122|| align=right|2,65|| align=right|4,953||MBA||18. března 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7557)||1982 FK3|| align=right|13,8|| align=right|2,466|| align=right|0,221|| align=right|4,46|| align=right|3,872||MBA||21. března 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7558) Yurlov||1982 TB2|| align=right|13,4|| align=right|2,290|| align=right|0,102|| align=right|4,53|| align=right|3,465||MBA||14. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(7559)||1985 VF|| align=right|13,0|| align=right|2,415|| align=right|0,240|| align=right|8,37|| align=right|3,753||MBA||14. listopadu 1985||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(7560) Spudis||1986 AJ|| align=right|14,0|| align=right|1,956|| align=right|0,105|| align=right|16,86|| align=right|2,735||MBA||10. ledna 1986||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(7561) Patrickmichel||1986 TR2|| align=right|12,7|| align=right|2,776|| align=right|0,244|| align=right|9,83|| align=right|4,624||MBA||7. října 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7562) Kagiroino-Oka||1986 WO9|| align=right|12,8|| align=right|2,769|| align=right|0,021|| align=right|3,29|| align=right|4,607||MBA||30. listopadu 1986||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(7563)||1988 BC|| align=right|12,3|| align=right|2,681|| align=right|0,226|| align=right|12,68|| align=right|4,390||MBA||16. ledna 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(7564)||1988 CA|| align=right|12,2|| align=right|2,769|| align=right|0,201|| align=right|10,84|| align=right|4,607||MBA||7. února 1988||Kavalur||R. Rajamohan
|-
|(7565)||1988 RD11|| align=right|13,4|| align=right|3,058|| align=right|0,133|| align=right|3,33|| align=right|5,347||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(7566)||1988 SP|| align=right|14,2|| align=right|2,377|| align=right|0,215|| align=right|1,72|| align=right|3,665||MBA||18. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7567)||1988 TC1|| align=right|13,8|| align=right|2,309|| align=right|0,144|| align=right|4,51|| align=right|3,507||MBA||13. října 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7568)||1988 VJ2|| align=right|13,9|| align=right|2,530|| align=right|0,332|| align=right|5,29|| align=right|4,023||MBA||7. listopadu 1988||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|(7569)||1989 BK|| align=right|13,3|| align=right|2,552|| align=right|0,303|| align=right|8,74|| align=right|4,076||MBA||28. ledna 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(7570)||1989 CP|| align=right|13,6|| align=right|2,450|| align=right|0,138|| align=right|2,36|| align=right|3,834||MBA||5. února 1989||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(7571) Weisse Rose||1989 EH6|| align=right|13,0|| align=right|3,104|| align=right|0,151|| align=right|2,19|| align=right|5,468||MBA||7. března 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(7572) Znokai||1989 SF|| align=right|13,6|| align=right|2,159|| align=right|0,089|| align=right|3,76|| align=right|3,172||MBA||23. září 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7573) Basfifty||1989 VX|| align=right|12,8|| align=right|3,103|| align=right|0,169|| align=right|2,56|| align=right|5,465||MBA||4. listopadu 1989||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(7574)||1989 WO1|| align=right|11,3|| align=right|3,444|| align=right|0,171|| align=right|11,12|| align=right|6,389||MBA||20. listopadu 1989||Oohira||W. Kakei; M. Kizawa; T. Urata
|-
|(7575) Kimuraseiji||1989 YK|| align=right|13,5|| align=right|2,266|| align=right|0,162|| align=right|2,57|| align=right|3,411||MBA||22. prosince 1989||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(7576)||1990 BN|| align=right|12,6|| align=right|2,784|| align=right|0,102|| align=right|9,93|| align=right|4,643||MBA||21. ledna 1990||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(7577)||1990 QV4|| align=right|12,3|| align=right|3,049|| align=right|0,113|| align=right|11,15|| align=right|5,324||MBA||24. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7578) Georgböhm||1990 SP7|| align=right|12,6|| align=right|2,792|| align=right|0,079|| align=right|3,28|| align=right|4,665||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7579)||1990 TN1|| align=right|13,3|| align=right|1,979|| align=right|0,066|| align=right|16,98|| align=right|2,784||MBA||14. října 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(7580) Schwabhausen||1990 TM7|| align=right|13,2|| align=right|2,554|| align=right|0,212|| align=right|6,56|| align=right|4,082||MBA||13. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(7581) Yudovich||1990 VY13|| align=right|11,8|| align=right|3,121|| align=right|0,146|| align=right|3,63|| align=right|5,514||MBA||14. listopadu 1990||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(7582)||1990 WL|| align=right|11,8|| align=right|3,149|| align=right|0,147|| align=right|9,25|| align=right|5,587||MBA||20. listopadu 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(7583) Rosegger||1991 BA3|| align=right|12,4|| align=right|3,000|| align=right|0,062|| align=right|10,82|| align=right|5,195||MBA||17. ledna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(7584) Ossietzky||1991 GK10|| align=right|13,3|| align=right|2,889|| align=right|0,073|| align=right|3,26|| align=right|4,909||MBA||9. dubna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(7585)||1991 PK8|| align=right|12,0|| align=right|3,176|| align=right|0,119|| align=right|13,04|| align=right|5,659||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7586) Bismarck||1991 RH7|| align=right|13,6|| align=right|2,784|| align=right|0,189|| align=right|6,86|| align=right|4,645||MBA||13. září 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(7587) Weckmann||1992 CF3|| align=right|14,6|| align=right|2,257|| align=right|0,158|| align=right|5,53|| align=right|3,389||MBA||2. února 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7588)||1992 FJ1|| align=right|11,2|| align=right|3,207|| align=right|0,154|| align=right|20,69|| align=right|5,743||MBA||24. března 1992||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(7589)||1992 SR1|| align=right|14,0|| align=right|2,286|| align=right|0,143|| align=right|5,99|| align=right|3,455||MBA||26. září 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(7590) Aterui||1992 UP4|| align=right|13,5|| align=right|2,226|| align=right|0,096|| align=right|6,38|| align=right|3,320||MBA||26. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7591)||1992 WG3|| align=right|14,4|| align=right|2,413|| align=right|0,178|| align=right|1,50|| align=right|3,749||MBA||18. listopadu 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7592) Takinemachi||1992 WR3|| align=right|12,3|| align=right|2,681|| align=right|0,112|| align=right|14,05|| align=right|4,389||MBA||23. listopadu 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(7593)||1992 WP4|| align=right|12,4|| align=right|2,559|| align=right|0,170|| align=right|14,41|| align=right|4,092||MBA||21. listopadu 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(7594) Shotaro||1993 BH2|| align=right|13,0|| align=right|2,418|| align=right|0,184|| align=right|3,80|| align=right|3,758||MBA||19. ledna 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(7595) Växjö||1993 FN26|| align=right|12,7|| align=right|2,800|| align=right|0,144|| align=right|3,04|| align=right|4,684||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(7596) Yumi||1993 GH|| align=right|11,5|| align=right|3,014|| align=right|0,077|| align=right|11,01|| align=right|5,232||MBA||10. dubna 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7597) Shigemi||1993 GM|| align=right|12,8|| align=right|2,934|| align=right|0,070|| align=right|3,21|| align=right|5,024||MBA||14. dubna 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(7598)||1994 CS|| align=right|13,2|| align=right|3,035|| align=right|0,185|| align=right|8,06|| align=right|5,286||MBA||4. února 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7599) Munari||1994 PB|| align=right|12,7|| align=right|3,071|| align=right|0,179|| align=right|7,27|| align=right|5,381||MBA||3. srpna 1994||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(7600) Vacchi||1994 RB1|| align=right|13,5|| align=right|2,712|| align=right|0,022|| align=right|8,59|| align=right|4,467||MBA||9. září 1994||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(7601)||1994 US1|| align=right|12,6|| align=right|2,595|| align=right|0,137|| align=right|15,34|| align=right|4,180||MBA||25. října 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7602) Yidaeam||1994 YW1|| align=right|12,4|| align=right|3,038|| align=right|0,066|| align=right|9,80|| align=right|5,294||MBA||31. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7603) Salopia||1995 OA2|| align=right|13,1|| align=right|2,980|| align=right|0,056|| align=right|9,63|| align=right|5,144||MBA||25. července 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(7604) Kridsadaporn||1995 QY2|| align=right|13,7|| align=right|3,114|| align=right|0,574|| align=right|20,45|| align=right|5,496||MBA||31. srpna 1995||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(7605)||1995 SR1|| align=right|11,6|| align=right|3,151|| align=right|0,082|| align=right|25,86|| align=right|5,592||MBA||21. září 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(7606)||1995 SV2|| align=right|14,2|| align=right|2,450|| align=right|0,155|| align=right|2,65|| align=right|3,833||MBA||20. září 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7607) Billmerline||1995 SB13|| align=right|12,6|| align=right|2,782|| align=right|0,085|| align=right|4,47|| align=right|4,641||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(7608) Telegramia||1995 UO1|| align=right|14,4|| align=right|2,428|| align=right|0,176|| align=right|3,61|| align=right|3,782||MBA||22. října 1995||Kleť||J. Tichá
|-
|(7609)||1995 WX3|| align=right|12,2|| align=right|2,761|| align=right|0,085|| align=right|12,80|| align=right|4,588||MBA||18. listopadu 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7610) Sudbury||1995 XB|| align=right|13,2|| align=right|2,909|| align=right|0,023|| align=right|2,84|| align=right|4,960||MBA||3. prosince 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(7611) Hashitatsu||1996 BW1|| align=right|11,8|| align=right|2,981|| align=right|0,157|| align=right|8,50|| align=right|5,147||MBA||23. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7612)||1996 CN2|| align=right|11,5|| align=right|3,165|| align=right|0,086|| align=right|9,82|| align=right|5,631||MBA||12. února 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7613) ʻAkikiki||1996 DK|| align=right|13,2|| align=right|3,223|| align=right|0,146|| align=right|2,11|| align=right|5,786||MBA||16. února 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(7614) Masatomi||1996 EA|| align=right|13,5|| align=right|2,359|| align=right|0,068|| align=right|3,48|| align=right|3,623||MBA||2. března 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7615)||1996 TA11|| align=right|13,5|| align=right|2,408|| align=right|0,213|| align=right|3,56|| align=right|3,737||MBA||9. října 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7616) Sadako||1996 VF2|| align=right|11,8|| align=right|3,000|| align=right|0,110|| align=right|9,39|| align=right|5,195||MBA||6. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7617)||1996 VF30|| align=right|13,2|| align=right|2,777|| align=right|0,232|| align=right|8,37|| align=right|4,628||MBA||7. listopadu 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7618) Gotoyukichi||1997 AU4|| align=right|13,1|| align=right|2,739|| align=right|0,116|| align=right|1,74|| align=right|4,533||MBA||6. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7619)||1997 AP21|| align=right|14,9|| align=right|2,222|| align=right|0,094|| align=right|2,04|| align=right|3,312||MBA||13. ledna 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7620) Willaert||4077 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,405|| align=right|0,146|| align=right|1,37|| align=right|3,730||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7621) Sweelinck||4127 P-L|| align=right|14,7|| align=right|3,142|| align=right|0,186|| align=right|00,31|| align=right|5,569||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7622) Pergolesi||6624 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,317|| align=right|0,093|| align=right|3,08|| align=right|3,526||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7623) Stamitz||9508 P-L|| align=right|12,7|| align=right|3,179|| align=right|0,128|| align=right|2,37|| align=right|5,666||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7624) Gluck||1251 T-1|| align=right|12,7|| align=right|3,051|| align=right|0,109|| align=right|9,15|| align=right|5,330||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7625) Louisspohr||2150 T-2|| align=right|13,7|| align=right|2,798|| align=right|0,237|| align=right|11,24|| align=right|4,680||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7626)||1976 QL2|| align=right|12,4|| align=right|3,166|| align=right|0,094|| align=right|9,92|| align=right|5,634||MBA||20. srpna 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(7627) Wakenokiyomaro||1977 DS4|| align=right|13,3|| align=right|2,874|| align=right|0,112|| align=right|3,72|| align=right|4,871||MBA||18. února 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(7628) Evgenifedorov||1977 QY|| align=right|12,4|| align=right|2,681|| align=right|0,180|| align=right|12,79|| align=right|4,390||MBA||19. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7629) Foros||1977 QK1|| align=right|14,0|| align=right|2,366|| align=right|0,234|| align=right|1,89|| align=right|3,639||MBA||19. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7630)||1979 MR2|| align=right|13,3|| align=right|2,843|| align=right|0,088|| align=right|1,27|| align=right|4,792||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(7631) Vokrouhlický||1981 WH|| align=right|14,2|| align=right|2,372|| align=right|0,283|| align=right|4,04|| align=right|3,652||MBA||20. listopadu 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7632) Stanislav||1982 UT5|| align=right|14,0|| align=right|2,226|| align=right|0,091|| align=right|3,39|| align=right|3,321||MBA||20. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(7633) Volodymyr||1982 UD7|| align=right|13,3|| align=right|2,569|| align=right|0,211|| align=right|6,97|| align=right|4,116||MBA||21. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(7634) Shizutani-Kou||1982 VO3|| align=right|13,5|| align=right|3,179|| align=right|0,198|| align=right|2,60|| align=right|5,668||MBA||14. listopadu 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(7635)||1983 VH1|| align=right|11,4|| align=right|3,080|| align=right|0,111|| align=right|11,12|| align=right|5,405||MBA||6. listopadu 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7636) Comba||1984 CM|| align=right|12,6|| align=right|2,603|| align=right|0,081|| align=right|9,86|| align=right|4,200||MBA||5. února 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7637)||1984 DN|| align=right|13,2|| align=right|2,556|| align=right|0,215|| align=right|7,53|| align=right|4,085||MBA||23. února 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7638) Gladman||1984 UX|| align=right|13,2|| align=right|2,537|| align=right|0,316|| align=right|6,85|| align=right|4,041||MBA||26. října 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7639) Offutt||1985 DC1|| align=right|13,5|| align=right|3,225|| align=right|0,130|| align=right|00,66|| align=right|5,790||MBA||21. února 1985||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(7640) Marzari||1985 PX|| align=right|14,3|| align=right|2,191|| align=right|0,179|| align=right|5,22|| align=right|3,243||MBA||14. srpna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7641)||1986 TT6|| align=right|9,3|| align=right|5,219|| align=right|0,054|| align=right|34,69|| align=right|11,93||JUT||5. října 1986||Piwnice||M. Antal
|-
|(7642)||1988 TZ|| align=right|14,2|| align=right|2,279|| align=right|0,132|| align=right|3,84|| align=right|3,439||MBA||13. října 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7643)||1988 VQ1|| align=right|14,4|| align=right|2,296|| align=right|0,136|| align=right|6,20|| align=right|3,478||MBA||6. listopadu 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(7644) Cslewis||1988 VR5|| align=right|13,7|| align=right|2,584|| align=right|0,135|| align=right|13,84|| align=right|4,153||MBA||4. listopadu 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7645) Pons||1989 AC2|| align=right|14,4|| align=right|2,373|| align=right|0,162|| align=right|00,40|| align=right|3,654||MBA||4. ledna 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7646)||1989 KE|| align=right|13,8|| align=right|2,610|| align=right|0,138|| align=right|13,99|| align=right|4,215||MBA||29. května 1989||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7647) Etrépigny||1989 SR2|| align=right|13,4|| align=right|2,895|| align=right|0,041|| align=right|3,38|| align=right|4,926||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7648)||1989 TB1|| align=right|14,4|| align=right|2,157|| align=right|0,112|| align=right|2,73|| align=right|3,167||MBA||8. října 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(7649) Bougainville||1990 SV5|| align=right|13,7|| align=right|2,567|| align=right|0,098|| align=right|5,89|| align=right|4,111||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7650) Kaname||1990 UG|| align=right|12,3|| align=right|2,938|| align=right|0,040|| align=right|11,57|| align=right|5,036||MBA||16. října 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(7651) Villeneuve||1990 VD6|| align=right|13,2|| align=right|2,783|| align=right|0,142|| align=right|9,22|| align=right|4,641||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7652)||1991 RL5|| align=right|12,7|| align=right|3,045|| align=right|0,201|| align=right|10,10|| align=right|5,312||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7653)||1991 UV|| align=right|13,5|| align=right|2,276|| align=right|0,161|| align=right|1,89|| align=right|3,433||MBA||18. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7654)||1991 VV3|| align=right|14,3|| align=right|2,382|| align=right|0,213|| align=right|3,26|| align=right|3,676||MBA||11. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7655) Adamries||1991 YM1|| align=right|14,6|| align=right|2,417|| align=right|0,139|| align=right|4,02|| align=right|3,758||MBA||28. prosince 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(7656) Joemontani||1992 HX|| align=right|14,0|| align=right|3,037|| align=right|0,205|| align=right|1,52|| align=right|5,291||MBA||24. dubna 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(7657) Jefflarsen||1992 HK1|| align=right|13,4|| align=right|2,907|| align=right|0,068|| align=right|2,71|| align=right|4,956||MBA||25. dubna 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(7658)||1993 BM12|| align=right|13,7|| align=right|2,432|| align=right|0,128|| align=right|1,79|| align=right|3,791||MBA||22. ledna 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7659)||1993 CP1|| align=right|13,3|| align=right|2,570|| align=right|0,129|| align=right|13,05|| align=right|4,119||MBA||15. února 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7660)||1993 VM1|| align=right|14,2|| align=right|1,910|| align=right|0,141|| align=right|23,15|| align=right|2,640||MBA||5. listopadu 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(7661) Reincken||1994 PK38|| align=right|14,3|| align=right|2,879|| align=right|0,014|| align=right|2,47|| align=right|4,885||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7662)||1994 RM1|| align=right|11,6|| align=right|3,236|| align=right|0,096|| align=right|16,74|| align=right|5,820||MBA||3. září 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7663)||1994 RX1|| align=right|12,6|| align=right|2,375|| align=right|0,227|| align=right|22,24|| align=right|3,659||MBA||2. září 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(7664)||1994 TE3|| align=right|12,9|| align=right|2,941|| align=right|0,120|| align=right|1,68|| align=right|5,042||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7665) Putignano||1994 TK3|| align=right|13,1|| align=right|2,881|| align=right|0,058|| align=right|3,23|| align=right|4,890||MBA||11. října 1994||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(7666) Keyaki||1994 VC1|| align=right|13,8|| align=right|2,720|| align=right|0,213|| align=right|3,69|| align=right|4,486||MBA||4. listopadu 1994||Sendai Astronomica||K. Cross
|-
|(7667)||1995 BL3|| align=right|11,9|| align=right|3,007|| align=right|0,116|| align=right|11,80|| align=right|5,213||MBA||29. ledna 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7668) Mizunotakao||1995 BR3|| align=right|14,3|| align=right|2,373|| align=right|0,173|| align=right|2,36|| align=right|3,655||MBA||31. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7669) Malše||1995 PB|| align=right|13,8|| align=right|2,776|| align=right|0,146|| align=right|8,35|| align=right|4,625||MBA||4. srpna 1995||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(7670) Kabeláč||1995 QJ|| align=right|15,8|| align=right|2,383|| align=right|0,174|| align=right|2,83|| align=right|3,678||MBA||20. srpna 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(7671) Albis||1995 UK1|| align=right|14,9|| align=right|2,194|| align=right|0,138|| align=right|1,10|| align=right|3,248||MBA||22. října 1995||Kleť||Z. Moravec
|-
|(7672) Hawking||1995 UO2|| align=right|15,6|| align=right|2,253|| align=right|0,073|| align=right|6,89|| align=right|3,381||MBA||24. října 1995||Kleť||Klet
|-
|(7673) Inohara||1995 UY3|| align=right|14,2|| align=right|2,432|| align=right|0,181|| align=right|1,87|| align=right|3,793||MBA||20. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7674) Kasuga||1995 VO1|| align=right|12,5|| align=right|2,913|| align=right|0,087|| align=right|2,74|| align=right|4,972||MBA||15. listopadu 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7675) Gorizia||1995 WT5|| align=right|14,7|| align=right|2,415|| align=right|0,093|| align=right|4,75|| align=right|3,753||MBA||23. listopadu 1995||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(7676)||1995 WN8|| align=right|13,2|| align=right|2,401|| align=right|0,137|| align=right|12,13|| align=right|3,720||MBA||18. listopadu 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7677) Sawa||1995 YP3|| align=right|14,1|| align=right|2,434|| align=right|0,105|| align=right|2,41|| align=right|3,796||MBA||27. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7678) Onoda||1996 CW2|| align=right|13,6|| align=right|3,169|| align=right|0,090|| align=right|8,88|| align=right|5,640||MBA||15. února 1996||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(7679) Asiago||1996 CA9|| align=right|13,3|| align=right|2,567|| align=right|0,148|| align=right|13,36|| align=right|4,113||MBA||15. února 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(7680) Cari||1996 HB|| align=right|13,1|| align=right|2,704|| align=right|0,210|| align=right|8,71|| align=right|4,445||MBA||16. dubna 1996||Stroncone||Stroncone
|-
|(7681) Chenjingrun||1996 YK2|| align=right|13,4|| align=right|2,337|| align=right|0,153|| align=right|7,60|| align=right|3,573||MBA||24. prosince 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(7682) Miura||1997 CY19|| align=right|14,1|| align=right|2,666|| align=right|0,207|| align=right|6,03|| align=right|4,352||MBA||12. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7683) Wuwenjun||1997 DE|| align=right|13,5|| align=right|2,259|| align=right|0,123|| align=right|7,06|| align=right|3,394||MBA||19. února 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(7684) Marioferrero||1997 EY|| align=right|12,7|| align=right|2,794|| align=right|0,057|| align=right|3,06|| align=right|4,670||MBA||3. března 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(7685)||1997 EP17|| align=right|13,5|| align=right|2,268|| align=right|0,112|| align=right|5,08|| align=right|3,416||MBA||1. března 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7686) Wolfernst||2024 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,267|| align=right|0,085|| align=right|4,72|| align=right|3,412||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7687) Matthias||2099 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,271|| align=right|0,117|| align=right|5,78|| align=right|3,421||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7688) Lothar||2536 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,283|| align=right|0,155|| align=right|7,37|| align=right|3,450||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7689) Reinerstoss||4036 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,840|| align=right|0,079|| align=right|1,15|| align=right|4,786||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7690) Sackler||2291 T-1|| align=right|13,5|| align=right|2,633|| align=right|0,215|| align=right|3,98|| align=right|4,272||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7691) Brady||3186 T-3|| align=right|14,1|| align=right|2,371|| align=right|0,195|| align=right|3,29|| align=right|3,650||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7692)||1981 EZ25|| align=right|12,4|| align=right|3,189|| align=right|0,203|| align=right|20,57|| align=right|5,693||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7693)||1982 WE|| align=right|13,2|| align=right|2,625|| align=right|0,166|| align=right|13,81|| align=right|4,253||MBA||20. listopadu 1982||Geisei||T. Seki
|-
|(7694) Krasetín||1983 SF|| align=right|12,2|| align=right|3,044|| align=right|0,154|| align=right|10,43|| align=right|5,311||MBA||29. září 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7695) Přemysl||1984 WA1|| align=right|14,0|| align=right|2,299|| align=right|0,263|| align=right|26,03|| align=right|3,484||MBA||27. listopadu 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7696) Liebe||1988 JD|| align=right|13,6|| align=right|2,725|| align=right|0,030|| align=right|3,65|| align=right|4,499||MBA||10. května 1988||La Silla||W. Landgraf
|-
|(7697)||1989 AE|| align=right|14,0|| align=right|2,416|| align=right|0,193|| align=right|2,60|| align=right|3,756||MBA||3. ledna 1989||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(7698) Schweitzer||1989 AS6|| align=right|15,3|| align=right|2,411|| align=right|0,154|| align=right|3,28|| align=right|3,743||MBA||11. ledna 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(7699) Božek||1989 CB4|| align=right|14,0|| align=right|2,393|| align=right|0,166|| align=right|5,71|| align=right|3,700||MBA||2. února 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7700) Rote Kapelle||1990 TE8|| align=right|13,5|| align=right|2,680|| align=right|0,076|| align=right|3,05|| align=right|4,385||MBA||13. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(7701) Zrzavý||1990 TX8|| align=right|14,3|| align=right|2,690|| align=right|0,244|| align=right|3,33|| align=right|4,412||MBA||14. října 1990||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7702)||1991 PO13|| align=right|14,3|| align=right|2,277|| align=right|0,184|| align=right|4,96|| align=right|3,436||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7703)||1991 RW|| align=right|14,6|| align=right|2,307|| align=right|0,180|| align=right|21,56|| align=right|3,503||MBA||7. září 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(7704) Dellen||1992 EB7|| align=right|13,8|| align=right|2,656|| align=right|0,061|| align=right|6,71|| align=right|4,328||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(7705) Humeln||1993 FU7|| align=right|15,0|| align=right|2,380|| align=right|0,229|| align=right|3,37|| align=right|3,671||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(7706) Mien||1993 FZ36|| align=right|14,0|| align=right|2,393|| align=right|0,168|| align=right|2,71|| align=right|3,700||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(7707) Yes||1993 HM1|| align=right|13,6|| align=right|2,652|| align=right|0,145|| align=right|15,67|| align=right|4,319||MBA||17. dubna 1993||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(7708)||1994 GF9|| align=right|13,8|| align=right|2,396|| align=right|0,154|| align=right|2,62|| align=right|3,709||MBA||11. dubna 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7709)||1994 RN1|| align=right|14,3|| align=right|2,245|| align=right|0,187|| align=right|4,74|| align=right|3,364||MBA||8. září 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7710) Ishibashi||1994 WT2|| align=right|12,3|| align=right|3,418|| align=right|0,050|| align=right|6,29|| align=right|6,320||MBA||30. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7711) Říp||1994 XF|| align=right|12,9|| align=right|3,062|| align=right|0,280|| align=right|12,22|| align=right|5,358||MBA||2. prosince 1994||Kleť||Z. Moravec
|-
|(7712)||1995 TB1|| align=right|13,4|| align=right|2,569|| align=right|0,236|| align=right|4,86|| align=right|4,117||MBA||12. října 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7713) Tsutomu||1995 YE|| align=right|15,2|| align=right|2,442|| align=right|0,192|| align=right|2,37|| align=right|3,816||MBA||17. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7714) Briccialdi||1996 CC1|| align=right|15,1|| align=right|2,275|| align=right|0,151|| align=right|1,49|| align=right|3,430||MBA||9. února 1996||Stroncone||Stroncone
|-
|(7715) Leonidarosino||1996 CR7|| align=right|13,5|| align=right|2,598|| align=right|0,114|| align=right|15,41|| align=right|4,188||MBA||14. února 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(7716) Ube||1996 DA3|| align=right|13,9|| align=right|2,326|| align=right|0,147|| align=right|6,45|| align=right|3,546||MBA||22. února 1996||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(7717) Tabeisshi||1997 AL5|| align=right|13,5|| align=right|2,435|| align=right|0,282|| align=right|6,03|| align=right|3,800||MBA||7. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7718) Desnoux||1997 EP30|| align=right|11,4|| align=right|3,041|| align=right|0,111|| align=right|12,63|| align=right|5,301||MBA||10. března 1997||Ramonville||C. Buil
|-
|(7719)||1997 GT36|| align=right|14,0|| align=right|2,868|| align=right|0,049|| align=right|2,09|| align=right|4,856||MBA||7. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(7720) Lepaute||4559 P-L|| align=right|14,6|| align=right|3,247|| align=right|0,159|| align=right|00,61|| align=right|5,849||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7721) Andrillat||6612 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,607|| align=right|0,138|| align=right|4,01|| align=right|4,209||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7722) Firneis||2240 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,352|| align=right|0,077|| align=right|7,09|| align=right|3,607||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7723) Lugger||1952 QW|| align=right|14,3|| align=right|2,295|| align=right|0,303|| align=right|6,07|| align=right|3,476||MBA||28. srpna 1952||Brooklyn||Indiana University
|-
|(7724)||1970 OB|| align=right|13,9|| align=right|2,258|| align=right|0,220|| align=right|4,76|| align=right|3,393||MBA||24. července 1970||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(7725) Selʹvinskij||1972 RX1|| align=right|14,0|| align=right|2,439|| align=right|0,182|| align=right|4,01|| align=right|3,809||MBA||11. září 1972||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7726) Olegbykov||1974 QM2|| align=right|13,9|| align=right|2,248|| align=right|0,180|| align=right|5,87|| align=right|3,369||MBA||27. srpna 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(7727) Chepurova||1975 EA3|| align=right|13,5|| align=right|2,359|| align=right|0,147|| align=right|3,55|| align=right|3,623||MBA||8. března 1975||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7728) Giblin||1977 AW2|| align=right|12,5|| align=right|2,796|| align=right|0,109|| align=right|3,41|| align=right|4,674||MBA||12. ledna 1977||Palomar||E. Bowell
|-
|(7729) Golovanov||1977 QY3|| align=right|13,2|| align=right|2,258|| align=right|0,181|| align=right|6,38|| align=right|3,393||MBA||24. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7730)||1978 NN1|| align=right|13,5|| align=right|2,847|| align=right|0,288|| align=right|7,98|| align=right|4,803||MBA||4. července 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(7731)||1978 UV|| align=right|12,6|| align=right|2,665|| align=right|0,267|| align=right|6,28|| align=right|4,351||MBA||28. října 1978||Anderson Mesa||H. L. Giclas
|-
|(7732)||1978 VE9|| align=right|12,9|| align=right|2,933|| align=right|0,099|| align=right|1,14|| align=right|5,021||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(7733)||1979 MH4|| align=right|15,9|| align=right|2,374|| align=right|0,154|| align=right|3,84|| align=right|3,657||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(7734)||1979 MZ6|| align=right|14,3|| align=right|2,368|| align=right|0,215|| align=right|3,88|| align=right|3,644||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(7735)||1980 UL1|| align=right|12,3|| align=right|2,759|| align=right|0,166|| align=right|8,26|| align=right|4,583||MBA||31. října 1980||Palomar||S. J. Bus
|-
|(7736) Nizhnij Novgorod||1981 RC5|| align=right|12,2|| align=right|2,586|| align=right|0,197|| align=right|14,13|| align=right|4,159||MBA||8. září 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(7737) Sirrah||1981 VU|| align=right|14,4|| align=right|2,437|| align=right|0,192|| align=right|1,98|| align=right|3,804||MBA||5. listopadu 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7738) Heyman||1981 WS1|| align=right|14,0|| align=right|2,251|| align=right|0,182|| align=right|5,96|| align=right|3,376||MBA||24. listopadu 1981||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(7739) Čech||1982 CE|| align=right|14,4|| align=right|2,326|| align=right|0,126|| align=right|3,39|| align=right|3,546||MBA||14. února 1982||Kleť||L. Brožek
|-
|(7740) Petit||1983 RR2|| align=right|13,1|| align=right|2,370|| align=right|0,115|| align=right|7,22|| align=right|3,649||MBA||6. září 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7741) Fedoseev||1983 RR4|| align=right|13,2|| align=right|2,372|| align=right|0,185|| align=right|13,90|| align=right|3,652||MBA||1. září 1983||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(7742) Altamira||1985 US|| align=right|13,8|| align=right|2,724|| align=right|0,079|| align=right|4,14|| align=right|4,494||MBA||20. října 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7743)||1986 JA|| align=right|13,3|| align=right|2,375|| align=right|0,176|| align=right|11,97|| align=right|3,659||MBA||2. května 1986||Brorfelde||Copenhagen Observatory
|-
|(7744)||1986 QA1|| align=right|13,5|| align=right|2,659|| align=right|0,032|| align=right|3,33|| align=right|4,334||MBA||26. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7745)||1987 DB6|| align=right|13,4|| align=right|2,794|| align=right|0,207|| align=right|8,12|| align=right|4,670||MBA||22. února 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7746)||1987 RC1|| align=right|11,9|| align=right|3,194|| align=right|0,146|| align=right|1,24|| align=right|5,708||MBA||13. září 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7747) Michałowski||1987 SO|| align=right|13,4|| align=right|2,295|| align=right|0,275|| align=right|5,05|| align=right|3,476||MBA||19. září 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7748)||1987 TA|| align=right|14,0|| align=right|2,313|| align=right|0,243|| align=right|4,56|| align=right|3,517||MBA||12. října 1987||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(7749) Jackschmitt||1988 JP|| align=right|12,9|| align=right|2,633|| align=right|0,360|| align=right|29,38|| align=right|4,271||MBA||12. května 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(7750) McEwen||1988 QD1|| align=right|12,6|| align=right|2,767|| align=right|0,372|| align=right|15,85|| align=right|4,603||MBA||18. srpna 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(7751)||1988 UA|| align=right|14,0|| align=right|2,475|| align=right|0,189|| align=right|1,09|| align=right|3,892||MBA||16. října 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7752) Otauchunokai||1988 US|| align=right|13,2|| align=right|2,300|| align=right|0,153|| align=right|3,80|| align=right|3,487||MBA||31. října 1988||Ojima||T. Niijima; K. Kanai
|-
|(7753)||1988 XB|| align=right|18,6|| align=right|1,468|| align=right|0,482|| align=right|3,13|| align=right|1,778||APL PHA||5. prosince 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(7754)||1989 TT11|| align=right|12,2|| align=right|2,891|| align=right|0,078|| align=right|1,55|| align=right|4,915||MBA||2. října 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(7755) Haute-Provence||1989 YO5|| align=right|12,1|| align=right|3,152|| align=right|0,110|| align=right|2,61|| align=right|5,596||MBA||28. prosince 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(7756) Scientia||1990 FR1|| align=right|12,3|| align=right|3,160|| align=right|0,021|| align=right|16,66|| align=right|5,616||MBA||27. března 1990||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(7757)||1990 KO|| align=right|13,0|| align=right|2,294|| align=right|0,247|| align=right|23,10|| align=right|3,474||MBA||22. května 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(7758) Poulanderson||1990 KT|| align=right|14,4|| align=right|2,383|| align=right|0,186|| align=right|21,63|| align=right|3,678||MBA||21. května 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(7759)||1990 QD2|| align=right|13,5|| align=right|2,358|| align=right|0,210|| align=right|1,76|| align=right|3,621||MBA||22. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7760)||1990 RW3|| align=right|13,2|| align=right|2,408|| align=right|0,192|| align=right|1,91|| align=right|3,737||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7761)||1990 SL|| align=right|13,4|| align=right|2,365|| align=right|0,283|| align=right|24,81|| align=right|3,635||MBA||20. září 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(7762)||1990 SY2|| align=right|12,5|| align=right|2,846|| align=right|0,073|| align=right|3,24|| align=right|4,801||MBA||18. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7763) Crabeels||1990 UT5|| align=right|12,3|| align=right|2,740|| align=right|0,072|| align=right|4,81|| align=right|4,536||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7764)||1991 AB|| align=right|13,0|| align=right|2,668|| align=right|0,200|| align=right|12,26|| align=right|4,357||MBA||7. ledna 1991||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|(7765)||1991 AD|| align=right|12,6|| align=right|2,701|| align=right|0,174|| align=right|7,67|| align=right|4,439||MBA||8. ledna 1991||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(7766) Jododaira||1991 BH2|| align=right|12,1|| align=right|3,060|| align=right|0,083|| align=right|11,01|| align=right|5,351||MBA||23. ledna 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7767) Tomatic||1991 RB5|| align=right|14,2|| align=right|2,372|| align=right|0,134|| align=right|5,97|| align=right|3,653||MBA||13. září 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(7768)||1991 SX1|| align=right|13,8|| align=right|2,228|| align=right|0,030|| align=right|1,86|| align=right|3,326||MBA||16. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7769) Okuni||1991 VF4|| align=right|13,2|| align=right|2,435|| align=right|0,147|| align=right|7,15|| align=right|3,798||MBA||4. listopadu 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(7770) Siljan||1992 EQ8|| align=right|12,4|| align=right|2,894|| align=right|0,083|| align=right|3,35|| align=right|4,921||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(7771) Tvären||1992 EZ9|| align=right|13,3|| align=right|2,660|| align=right|0,024|| align=right|4,23|| align=right|4,338||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(7772)||1992 EQ15|| align=right|12,3|| align=right|2,879|| align=right|0,180|| align=right|3,96|| align=right|4,885||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(7773)||1992 FS|| align=right|12,8|| align=right|2,724|| align=right|0,142|| align=right|5,73|| align=right|4,496||MBA||23. března 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7774)||1992 UU2|| align=right|13,4|| align=right|2,265|| align=right|0,186|| align=right|6,31|| align=right|3,407||MBA||19. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7775) Taiko||1992 XD|| align=right|12,5|| align=right|2,670|| align=right|0,185|| align=right|4,39|| align=right|4,363||MBA||4. prosince 1992||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(7776) Takeishi||1993 BF|| align=right|12,8|| align=right|2,259|| align=right|0,158|| align=right|9,49|| align=right|3,394||MBA||20. ledna 1993||Oohira||T. Urata
|-
|(7777) Consadole||1993 CO1|| align=right|14,0|| align=right|2,319|| align=right|0,103|| align=right|4,04|| align=right|3,532||MBA||15. února 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7778) Markrobinson||1993 HK1|| align=right|12,5|| align=right|2,384|| align=right|0,328|| align=right|19,57|| align=right|3,681||MBA||17. dubna 1993||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(7779) Susanring||1993 KL|| align=right|13,9|| align=right|2,354|| align=right|0,220|| align=right|25,66|| align=right|3,610||MBA||19. května 1993||Palomar||J. B. Child
|-
|(7780) Maren||1993 NJ|| align=right|13,8|| align=right|2,536|| align=right|0,132|| align=right|11,09|| align=right|4,038||MBA||15. července 1993||Palomar||E. F. Helin; J. B. Child
|-
|(7781) Townsend||1993 QT|| align=right|13,8|| align=right|1,957|| align=right|0,070|| align=right|18,70|| align=right|2,737||MBA||19. srpna 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(7782) Mony||1994 CY|| align=right|13,4|| align=right|3,160|| align=right|0,318|| align=right|14,49|| align=right|5,615||MBA||7. února 1994||Stroncone||Stroncone
|-
|(7783)||1994 JD|| align=right|14,5|| align=right|1,935|| align=right|0,078|| align=right|23,54|| align=right|2,691||MBA||4. května 1994||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(7784)||1994 PL|| align=right|13,7|| align=right|2,268|| align=right|0,237|| align=right|23,35|| align=right|3,415||MBA||5. srpna 1994||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(7785)||1994 QW|| align=right|13,5|| align=right|2,303|| align=right|0,112|| align=right|8,39|| align=right|3,494||MBA||29. srpna 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7786)||1994 TB15|| align=right|13,6|| align=right|2,520|| align=right|0,219|| align=right|4,79|| align=right|4,000||MBA||14. října 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7787) Annalaura||1994 WW|| align=right|15,1|| align=right|2,439|| align=right|0,116|| align=right|4,26|| align=right|3,809||MBA||23. listopadu 1994||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(7788) Tsukuba||1994 XS|| align=right|13,8|| align=right|3,005|| align=right|0,119|| align=right|7,93|| align=right|5,209||MBA||5. prosince 1994||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(7789) Kwiatkowski||1994 XE6|| align=right|13,7|| align=right|2,298|| align=right|0,164|| align=right|4,80|| align=right|3,484||MBA||2. prosince 1994||Palomar||E. Bowell
|-
|(7790) Miselli||1995 DK2|| align=right|13,3|| align=right|3,137|| align=right|0,092|| align=right|7,28|| align=right|5,555||MBA||28. února 1995||Stroncone||Stroncone
|-
|(7791) Ebicykl||1995 EB|| align=right|13,1|| align=right|3,140|| align=right|0,162|| align=right|9,94|| align=right|5,564||MBA||1. března 1995||Kleť||M. Tichý
|-
|(7792)||1995 WZ3|| align=right|12,8|| align=right|2,298|| align=right|0,150|| align=right|7,21|| align=right|3,482||MBA||18. listopadu 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7793)||1995 YC3|| align=right|12,4|| align=right|3,053|| align=right|0,113|| align=right|3,00|| align=right|5,334||MBA||27. prosince 1995||Haleakala||NEAT
|-
|(7794) Sanvito||1996 AD4|| align=right|13,6|| align=right|2,302|| align=right|0,148|| align=right|5,68|| align=right|3,493||MBA||15. ledna 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(7795)||1996 AN15|| align=right|15,0|| align=right|2,291|| align=right|0,037|| align=right|7,62|| align=right|3,467||MBA||14. ledna 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(7796) Járacimrman||1996 BG|| align=right|13,6|| align=right|2,665|| align=right|0,144|| align=right|12,81|| align=right|4,351||MBA||16. ledna 1996||Kleť||Z. Moravec
|-
|(7797) Morita||1996 BK2|| align=right|11,3|| align=right|3,188|| align=right|0,147|| align=right|12,96|| align=right|5,692||MBA||26. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7798)||1996 CL|| align=right|13,4|| align=right|2,478|| align=right|0,132|| align=right|5,56|| align=right|3,901||MBA||1. února 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(7799) Martinšolc||1996 DW1|| align=right|14,1|| align=right|2,263|| align=right|0,036|| align=right|3,75|| align=right|3,403||MBA||24. února 1996||Kleť||Klet
|-
|(7800) Zhongkeyuan||1996 EW2|| align=right|13,9|| align=right|2,231|| align=right|0,131|| align=right|3,29|| align=right|3,332||MBA||11. března 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(7801) Goretti||1996 GG2|| align=right|14,4|| align=right|2,646|| align=right|0,252|| align=right|1,16|| align=right|4,304||MBA||12. dubna 1996||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(7802) Takiguchi||1996 XG1|| align=right|13,9|| align=right|2,433|| align=right|0,190|| align=right|2,19|| align=right|3,794||MBA||2. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7803) Adachi||1997 EW2|| align=right|13,1|| align=right|2,786|| align=right|0,047|| align=right|5,00|| align=right|4,650||MBA||4. března 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7804) Boesgaard||3083 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,426|| align=right|0,145|| align=right|6,74|| align=right|3,778||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7805) Moons||7610 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,275|| align=right|0,134|| align=right|4,27|| align=right|3,431||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7806)||1971 UM|| align=right|14,0|| align=right|2,425|| align=right|0,194|| align=right|2,67|| align=right|3,775||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(7807)||1975 SJ1|| align=right|12,8|| align=right|3,172|| align=right|0,097|| align=right|13,24|| align=right|5,647||MBA||30. září 1975||Palomar||S. J. Bus
|-
|(7808)||1976 GL8|| align=right|12,4|| align=right|2,561|| align=right|0,156|| align=right|6,54|| align=right|4,097||MBA||5. dubna 1976||El Leoncito||M. R. Cesco
|-
|(7809)||1979 ML1|| align=right|14,6|| align=right|2,347|| align=right|0,120|| align=right|6,31|| align=right|3,595||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(7810)||1981 DE|| align=right|13,5|| align=right|2,387|| align=right|0,076|| align=right|5,49|| align=right|3,686||MBA||26. února 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(7811)||1982 DT6|| align=right|12,6|| align=right|2,677|| align=right|0,107|| align=right|13,56|| align=right|4,379||MBA||23. února 1982||Xinglong||Xinglong
|-
|(7812) Billward||1984 UT|| align=right|13,3|| align=right|2,784|| align=right|0,229|| align=right|16,20|| align=right|4,645||MBA||26. října 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7813) Anderserikson||1985 UF3|| align=right|13,0|| align=right|2,601|| align=right|0,169|| align=right|12,52|| align=right|4,194||MBA||16. října 1985||Kvistaberg||C.-I. Lagerkvist
|-
|(7814)||1986 CF2|| align=right|12,3|| align=right|2,752|| align=right|0,167|| align=right|16,94|| align=right|4,564||MBA||13. února 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7815) Dolon||1987 QN|| align=right|10,4|| align=right|5,298|| align=right|0,059|| align=right|20,35|| align=right|12,20||JUT||21. srpna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7816) Hanoi||1987 YA|| align=right|14,6|| align=right|2,314|| align=right|0,297|| align=right|2,38|| align=right|3,519||MBA||18. prosince 1987||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|(7817)||1988 RH10|| align=right|12,9|| align=right|2,785|| align=right|0,043|| align=right|0,56|| align=right|4,648||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(7818) Muirhead||1990 QO|| align=right|13,9|| align=right|2,340|| align=right|0,350|| align=right|21,78|| align=right|3,580||MBA||19. srpna 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(7819)||1990 RR3|| align=right|14,0|| align=right|2,567|| align=right|0,167|| align=right|2,74|| align=right|4,111||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7820)||1990 TU8|| align=right|14,5|| align=right|2,373|| align=right|0,232|| align=right|2,31|| align=right|3,654||MBA||14. října 1990||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7821)||1991 AC|| align=right|13,1|| align=right|2,888|| align=right|0,011|| align=right|2,89|| align=right|4,908||MBA||8. ledna 1991||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(7822)||1991 CS|| align=right|17,4|| align=right|1,123|| align=right|0,165|| align=right|37,13|| align=right|1,190||APL PHA||13. února 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(7823)||1991 PF10|| align=right|14,5|| align=right|2,149|| align=right|0,070|| align=right|2,21|| align=right|3,151||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7824) Lynch||1991 RM2|| align=right|13,3|| align=right|2,260|| align=right|0,210|| align=right|8,73|| align=right|3,397||MBA||7. září 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(7825)||1991 TL1|| align=right|13,5|| align=right|2,421|| align=right|0,280|| align=right|19,90|| align=right|3,765||MBA||10. října 1991||Palomar||J. Alu
|-
|(7826) Kinugasa||1991 VO|| align=right|13,5|| align=right|2,365|| align=right|0,059|| align=right|6,21|| align=right|3,636||MBA||2. listopadu 1991||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(7827)||1992 QE2|| align=right|13,2|| align=right|3,028|| align=right|0,246|| align=right|13,83|| align=right|5,267||MBA||22. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7828)||1992 SD13|| align=right|12,3|| align=right|3,157|| align=right|0,155|| align=right|11,79|| align=right|5,610||MBA||28. září 1992||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(7829) Jaroff||1992 WY4|| align=right|13,5|| align=right|1,952|| align=right|0,076|| align=right|17,87|| align=right|2,728||MBA||21. listopadu 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(7830) Akihikotago||1993 DC1|| align=right|14,3|| align=right|2,387|| align=right|0,163|| align=right|3,00|| align=right|3,687||MBA||24. února 1993||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(7831) François-Xavier||1993 FQ|| align=right|13,6|| align=right|2,399|| align=right|0,137|| align=right|7,79|| align=right|3,715||MBA||21. března 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(7832)||1993 FA27|| align=right|13,9|| align=right|2,233|| align=right|0,213|| align=right|5,37|| align=right|3,336||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(7833) Nilstamm||1993 FV32|| align=right|13,8|| align=right|2,326|| align=right|0,203|| align=right|2,80|| align=right|3,546||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(7834)||1993 JL|| align=right|12,0|| align=right|2,592|| align=right|0,136|| align=right|15,00|| align=right|4,173||MBA||14. května 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7835)||1993 MC|| align=right|14,1|| align=right|2,554|| align=right|0,233|| align=right|12,95|| align=right|4,081||MBA||16. června 1993||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(7836)||1993 TG|| align=right|12,0|| align=right|3,043|| align=right|0,179|| align=right|9,53|| align=right|5,309||MBA||9. října 1993||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(7837) Mutsumi||1993 TX|| align=right|13,5|| align=right|2,615|| align=right|0,298|| align=right|11,58|| align=right|4,228||MBA||11. října 1993||Yatsuka||H. Abe; S. Miyasaka
|-
|(7838) Feliceierman||1993 WA|| align=right|13,3|| align=right|3,144|| align=right|0,067|| align=right|21,12|| align=right|5,574||MBA||16. listopadu 1993||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(7839)||1994 ND|| align=right|17,9|| align=right|2,165|| align=right|0,518|| align=right|27,19|| align=right|3,186||AMR||3. července 1994||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(7840) Hendrika||1994 TL3|| align=right|14,9|| align=right|2,276|| align=right|0,114|| align=right|9,28|| align=right|3,434||MBA||5. října 1994||Dominion||G. C. L. Aikman
|-
|(7841)||1994 UE1|| align=right|13,2|| align=right|2,716|| align=right|0,109|| align=right|6,62|| align=right|4,474||MBA||31. října 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7842) Ishitsuka||1994 XQ|| align=right|14,3|| align=right|2,295|| align=right|0,216|| align=right|5,25|| align=right|3,475||MBA||1. prosince 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7843)||1994 YE1|| align=right|12,3|| align=right|2,545|| align=right|0,105|| align=right|11,41|| align=right|4,059||MBA||22. prosince 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7844) Horikawa||1995 YL1|| align=right|13,7|| align=right|2,576|| align=right|0,274|| align=right|2,63|| align=right|4,134||MBA||21. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7845) Mckim||1996 AC|| align=right|12,7|| align=right|3,183|| align=right|0,218|| align=right|16,07|| align=right|5,678||MBA||1. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7846) Setvák||1996 BJ|| align=right|14,6|| align=right|2,351|| align=right|0,178|| align=right|3,46|| align=right|3,604||MBA||16. ledna 1996||Kleť||M. Tichý
|-
|(7847) Mattiaorsi||1996 CS8|| align=right|13,3|| align=right|3,122|| align=right|0,101|| align=right|6,12|| align=right|5,516||MBA||14. února 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(7848) Bernasconi||1996 DF1|| align=right|13,5|| align=right|2,556|| align=right|0,195|| align=right|3,16|| align=right|4,085||MBA||22. února 1996||Sormano||M. Cavagna; A. Testa
|-
|(7849) Janjosefrič||1996 HR|| align=right|13,9|| align=right|2,732|| align=right|0,097|| align=right|6,03|| align=right|4,515||MBA||18. dubna 1996||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(7850) Buenos Aires||1996 LH|| align=right|14,9|| align=right|2,418|| align=right|0,109|| align=right|7,25|| align=right|3,760||MBA||10. června 1996||Mt. Hopkins||L. Macri
|-
|(7851) Azumino||1996 YW2|| align=right|13,1|| align=right|2,206|| align=right|0,163|| align=right|5,03|| align=right|3,275||MBA||29. prosince 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(7852) Itsukushima||7604 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,418|| align=right|0,055|| align=right|4,02|| align=right|3,760||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7853) Confucius||2086 T-2|| align=right|13,0|| align=right|3,048|| align=right|0,242|| align=right|5,94|| align=right|5,321||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7854) Laotse||1076 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,254|| align=right|0,182|| align=right|6,66|| align=right|3,383||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7855) Tagore||4092 T-3|| align=right|13,3|| align=right|2,675|| align=right|0,096|| align=right|13,16|| align=right|4,376||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7856) Viktorbykov||1975 VB1|| align=right|12,7|| align=right|3,187|| align=right|0,146|| align=right|6,17|| align=right|5,690||MBA||1. listopadu 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(7857) Lagerros||1978 QC3|| align=right|12,3|| align=right|2,848|| align=right|0,167|| align=right|12,65|| align=right|4,805||MBA||22. srpna 1978||Mount Stromlo||C.-I. Lagerkvist
|-
|(7858) Bolotov||1978 SB3|| align=right|13,7|| align=right|2,470|| align=right|0,215|| align=right|4,19|| align=right|3,882||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(7859) Lhasa||1979 US|| align=right|13,3|| align=right|2,763|| align=right|0,136|| align=right|3,76|| align=right|4,591||MBA||19. října 1979||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7860) Zahnle||1980 PF|| align=right|14,2|| align=right|2,262|| align=right|0,163|| align=right|8,32|| align=right|3,402||MBA||6. srpna 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7861)||1981 EK25|| align=right|14,6|| align=right|2,438|| align=right|0,175|| align=right|1,96|| align=right|3,807||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7862)||1981 EE28|| align=right|14,1|| align=right|2,842|| align=right|0,075|| align=right|2,39|| align=right|4,790||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7863) Turnbull||1981 VK|| align=right|13,0|| align=right|3,125|| align=right|0,188|| align=right|0,75|| align=right|5,524||MBA||2. listopadu 1981||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(7864)||1982 EE|| align=right|12,7|| align=right|2,702|| align=right|0,047|| align=right|9,36|| align=right|4,440||MBA||14. března 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7865)||1982 FG3|| align=right|13,6|| align=right|2,264|| align=right|0,151|| align=right|1,74|| align=right|3,405||MBA||21. března 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7866) Sicoli||1982 TK|| align=right|13,4|| align=right|2,429|| align=right|0,210|| align=right|3,49|| align=right|3,785||MBA||13. října 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7867) Burian||1984 SB1|| align=right|14,6|| align=right|2,212|| align=right|0,188|| align=right|5,99|| align=right|3,288||MBA||20. září 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7868) Barker||1984 UX2|| align=right|12,8|| align=right|2,683|| align=right|0,201|| align=right|12,01|| align=right|4,395||MBA||26. října 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7869)||1987 RV3|| align=right|14,5|| align=right|2,267|| align=right|0,186|| align=right|3,64|| align=right|3,413||MBA||2. září 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(7870)||1987 UP2|| align=right|13,3|| align=right|2,243|| align=right|0,273|| align=right|3,50|| align=right|3,359||MBA||25. října 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(7871) Tunder||1990 SW4|| align=right|13,9|| align=right|2,342|| align=right|0,085|| align=right|4,46|| align=right|3,584||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7872)||1990 UC|| align=right|13,8|| align=right|2,340|| align=right|0,215|| align=right|8,14|| align=right|3,578||MBA||18. října 1990||Oohira||T. Urata
|-
|(7873) Böll||1991 AE3|| align=right|13,1|| align=right|2,636|| align=right|0,111|| align=right|5,10|| align=right|4,280||MBA||15. ledna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(7874)||1991 BE|| align=right|12,5|| align=right|2,597|| align=right|0,169|| align=right|26,89|| align=right|4,184||MBA||18. ledna 1991||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|(7875)||1991 ES1|| align=right|12,3|| align=right|2,643|| align=right|0,181|| align=right|14,16|| align=right|4,297||MBA||7. března 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7876)||1991 VW3|| align=right|14,1|| align=right|2,159|| align=right|0,191|| align=right|1,10|| align=right|3,172||MBA||11. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7877)||1992 AH1|| align=right|13,6|| align=right|2,735|| align=right|0,242|| align=right|9,58|| align=right|4,521||MBA||10. ledna 1992||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(7878)||1992 DZ|| align=right|13,2|| align=right|2,620|| align=right|0,101|| align=right|14,43|| align=right|4,239||MBA||27. února 1992||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(7879)||1992 EX17|| align=right|14,4|| align=right|2,353|| align=right|0,173|| align=right|7,85|| align=right|3,609||MBA||3. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(7880)||1992 OM7|| align=right|12,8|| align=right|2,784|| align=right|0,042|| align=right|3,27|| align=right|4,645||MBA||19. července 1992||La Silla||H. Debehogne; Lopez G.; A.
|-
|(7881) Schieferdecker||1992 RC7|| align=right|13,1|| align=right|2,940|| align=right|0,116|| align=right|2,80|| align=right|5,041||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7882)||1993 FL6|| align=right|14,5|| align=right|2,140|| align=right|0,052|| align=right|2,04|| align=right|3,129||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(7883)||1993 GD1|| align=right|14,1|| align=right|2,264|| align=right|0,178|| align=right|6,09|| align=right|3,406||MBA||15. dubna 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7884)||1993 HH7|| align=right|13,4|| align=right|2,273|| align=right|0,108|| align=right|2,50|| align=right|3,426||MBA||24. dubna 1993||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7885)||1993 KQ2|| align=right|15,0|| align=right|2,345|| align=right|0,252|| align=right|24,09|| align=right|3,591||MBA||17. května 1993||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(7886) Redman||1993 PE|| align=right|14,7|| align=right|2,381|| align=right|0,101|| align=right|3,93|| align=right|3,674||MBA||12. srpna 1993||Victoria||D. D. Balam
|-
|(7887) Bratfest||1993 SU2|| align=right|12,0|| align=right|2,579|| align=right|0,101|| align=right|13,77|| align=right|4,142||MBA||18. září 1993||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(7888)||1993 UC|| align=right|15,3|| align=right|2,436|| align=right|0,664|| align=right|26,06|| align=right|3,801||APL||20. října 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(7889)||1994 LX|| align=right|15,3|| align=right|1,262|| align=right|0,347|| align=right|36,91|| align=right|1,417||APL||15. června 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(7890) Yasuofukui||1994 TC3|| align=right|15,4|| align=right|2,174|| align=right|0,191|| align=right|0,99|| align=right|3,205||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7891) Fuchie||1994 VJ7|| align=right|13,9|| align=right|2,280|| align=right|0,147|| align=right|1,91|| align=right|3,441||MBA||11. listopadu 1994||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(7892) Musamurahigashi||1994 WQ12|| align=right|12,9|| align=right|3,201|| align=right|0,181|| align=right|1,42|| align=right|5,727||MBA||27. listopadu 1994||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(7893)||1994 XY|| align=right|14,2|| align=right|2,282|| align=right|0,135|| align=right|7,32|| align=right|3,447||MBA||2. prosince 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7894) Rogers||1994 XC1|| align=right|13,7|| align=right|2,573|| align=right|0,127|| align=right|14,08|| align=right|4,126||MBA||6. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7895) Kaseda||1995 DK1|| align=right|10,9|| align=right|3,157|| align=right|0,142|| align=right|13,18|| align=right|5,609||MBA||22. února 1995||Kashihara||F. Uto
|-
|(7896) Švejk||1995 EC|| align=right|12,5|| align=right|3,142|| align=right|0,133|| align=right|1,92|| align=right|5,569||MBA||1. března 1995||Kleť||Z. Moravec
|-
|(7897) Bohuška||1995 EL1|| align=right|13,9|| align=right|3,072|| align=right|0,203|| align=right|4,02|| align=right|5,384||MBA||12. března 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(7898) Ohkuma||1995 XR1|| align=right|13,1|| align=right|2,206|| align=right|0,220|| align=right|7,06|| align=right|3,276||MBA||15. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7899) Joya||1996 BV3|| align=right|13,4|| align=right|2,344|| align=right|0,140|| align=right|6,26|| align=right|3,588||MBA||30. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7900) Portule||1996 CV8|| align=right|13,9|| align=right|2,268|| align=right|0,138|| align=right|4,25|| align=right|3,414||MBA||14. února 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(7901) Konnai||1996 DP|| align=right|14,2|| align=right|2,582|| align=right|0,114|| align=right|1,35|| align=right|4,147||MBA||19. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7902) Hanff||1996 HT17|| align=right|13,5|| align=right|2,875|| align=right|0,039|| align=right|2,67|| align=right|4,873||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7903) Albinoni||1996 HV24|| align=right|13,9|| align=right|3,030|| align=right|0,023|| align=right|7,72|| align=right|5,274||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7904) Morrow||1997 JL4|| align=right|13,6|| align=right|2,523|| align=right|0,132|| align=right|2,29|| align=right|4,008||MBA||1. května 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(7905) Juzoitami||1997 OX|| align=right|12,1|| align=right|3,110|| align=right|0,089|| align=right|12,22|| align=right|5,484||MBA||24. července 1997||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(7906) Melanchton||3081 P-L|| align=right|12,6|| align=right|3,052|| align=right|0,148|| align=right|10,00|| align=right|5,331||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7907) Erasmus||4047 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,785|| align=right|0,017|| align=right|2,08|| align=right|4,646||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7908) Zwingli||4192 T-1|| align=right|14,4|| align=right|2,351|| align=right|0,127|| align=right|3,63|| align=right|3,603||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7909)||1975 SK|| align=right|13,1|| align=right|3,166|| align=right|0,188|| align=right|2,41|| align=right|5,632||MBA||30. září 1975||Palomar||S. J. Bus
|-
|(7910) Aleksola||1976 GD2|| align=right|13,7|| align=right|2,248|| align=right|0,138|| align=right|8,37|| align=right|3,371||MBA||1. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7911) Carlpilcher||1977 RZ8|| align=right|12,4|| align=right|2,901|| align=right|0,162|| align=right|15,32|| align=right|4,941||MBA||8. září 1977||Palomar||E. Bowell
|-
|(7912) Lapovok||1978 PO3|| align=right|14,1|| align=right|2,445|| align=right|0,131|| align=right|0,95|| align=right|3,821||MBA||8. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7913) Parfenov||1978 TU8|| align=right|12,8|| align=right|2,894|| align=right|0,061|| align=right|1,60|| align=right|4,923||MBA||9. října 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(7914)||1978 UW7|| align=right|13,3|| align=right|2,446|| align=right|0,216|| align=right|11,90|| align=right|3,824||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(7915)||1979 MA6|| align=right|14,6|| align=right|2,311|| align=right|0,060|| align=right|5,85|| align=right|3,513||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(7916)||1981 EN|| align=right|14,4|| align=right|2,366|| align=right|0,163|| align=right|9,59|| align=right|3,639||MBA||1. března 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(7917)||1981 EG5|| align=right|13,8|| align=right|2,413|| align=right|0,129|| align=right|8,68|| align=right|3,749||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7918)||1981 EJ22|| align=right|15,5|| align=right|2,445|| align=right|0,224|| align=right|5,85|| align=right|3,822||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7919) Prime||1981 EZ27|| align=right|14,2|| align=right|2,442|| align=right|0,118|| align=right|1,19|| align=right|3,815||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7920)||1981 XM2|| align=right|13,0|| align=right|2,599|| align=right|0,109|| align=right|10,81|| align=right|4,190||MBA||3. prosince 1981||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(7921) Huebner||1982 RF|| align=right|13,8|| align=right|2,407|| align=right|0,229|| align=right|2,31|| align=right|3,734||MBA||15. září 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7922)||1983 CO3|| align=right|12,9|| align=right|3,087|| align=right|0,169|| align=right|14,16|| align=right|5,423||MBA||12. února 1983||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(7923) Chyba||1983 WJ|| align=right|12,4|| align=right|2,892|| align=right|0,089|| align=right|3,27|| align=right|4,918||MBA||28. listopadu 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7924) Simbirsk||1986 PW4|| align=right|12,7|| align=right|3,097|| align=right|0,169|| align=right|1,16|| align=right|5,448||MBA||6. srpna 1986||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; L. I. Černych
|-
|(7925) Shelus||1986 RX2|| align=right|13,5|| align=right|3,137|| align=right|0,195|| align=right|1,61|| align=right|5,556||MBA||6. září 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7926)||1986 RD5|| align=right|12,6|| align=right|3,073|| align=right|0,127|| align=right|3,62|| align=right|5,387||MBA||3. září 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7927)||1986 WV1|| align=right|12,7|| align=right|3,143|| align=right|0,168|| align=right|1,68|| align=right|5,570||MBA||29. listopadu 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7928) Bijaoui||1986 WM5|| align=right|11,6|| align=right|3,088|| align=right|0,183|| align=right|12,06|| align=right|5,427||MBA||27. listopadu 1986||Caussols||CERGA
|-
|(7929)||1987 SK12|| align=right|14,1|| align=right|2,230|| align=right|0,098|| align=right|1,54|| align=right|3,330||MBA||16. září 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7930)||1987 VD|| align=right|13,7|| align=right|2,255|| align=right|0,254|| align=right|5,15|| align=right|3,386||MBA||15. listopadu 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7931)||1988 EB1|| align=right|14,3|| align=right|2,432|| align=right|0,139|| align=right|3,09|| align=right|3,792||MBA||13. března 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(7932)||1989 GP|| align=right|14,5|| align=right|2,388|| align=right|0,175|| align=right|2,93|| align=right|3,689||MBA||7. dubna 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(7933) Magritte||1989 GP4|| align=right|14,7|| align=right|2,329|| align=right|0,083|| align=right|6,41|| align=right|3,553||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7934) Sinatra||1989 SG1|| align=right|14,4|| align=right|2,577|| align=right|0,147|| align=right|7,85|| align=right|4,136||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7935)||1990 EZ5|| align=right|13,2|| align=right|3,085|| align=right|0,132|| align=right|0,15|| align=right|5,418||MBA||1. března 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7936) Mikemagee||1990 OW2|| align=right|13,8|| align=right|2,321|| align=right|0,136|| align=right|8,34|| align=right|3,535||MBA||30. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7937)||1990 QA2|| align=right|13,7|| align=right|2,634|| align=right|0,061|| align=right|1,59|| align=right|4,274||MBA||22. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7938)||1990 SL2|| align=right|14,1|| align=right|2,322|| align=right|0,205|| align=right|6,34|| align=right|3,538||MBA||17. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7939) Asphaug||1991 AP1|| align=right|14,4|| align=right|2,363|| align=right|0,214|| align=right|1,51|| align=right|3,632||MBA||14. ledna 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(7940) Erichmeyer||1991 EO1|| align=right|14,0|| align=right|2,637|| align=right|0,089|| align=right|3,73|| align=right|4,282||MBA||13. března 1991||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(7941)||1991 NE1|| align=right|12,3|| align=right|3,176|| align=right|0,052|| align=right|8,52|| align=right|5,658||MBA||12. července 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7942)||1991 OK1|| align=right|12,3|| align=right|3,172|| align=right|0,041|| align=right|9,52|| align=right|5,650||MBA||18. července 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7943)||1991 PQ12|| align=right|12,6|| align=right|3,144|| align=right|0,126|| align=right|1,09|| align=right|5,575||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7944)||1991 PR12|| align=right|13,3|| align=right|3,202|| align=right|0,149|| align=right|0,41|| align=right|5,729||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7945) Kreisau||1991 RK7|| align=right|14,6|| align=right|2,176|| align=right|0,122|| align=right|4,01|| align=right|3,210||MBA||13. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(7946)||1991 RV13|| align=right|14,1|| align=right|2,370|| align=right|0,121|| align=right|5,83|| align=right|3,648||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(7947) Toland||1992 BE2|| align=right|15,4|| align=right|2,231|| align=right|0,076|| align=right|5,19|| align=right|3,332||MBA||30. ledna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7948) Whitaker||1992 HY|| align=right|14,2|| align=right|2,442|| align=right|0,048|| align=right|0,54|| align=right|3,815||MBA||24. dubna 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(7949)||1992 SU|| align=right|12,4|| align=right|2,972|| align=right|0,271|| align=right|17,60|| align=right|5,123||MBA||23. září 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(7950) Berezov||1992 SS26|| align=right|11,4|| align=right|3,100|| align=right|0,107|| align=right|11,67|| align=right|5,457||MBA||28. září 1992||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(7951)||1992 WC2|| align=right|13,4|| align=right|3,150|| align=right|0,167|| align=right|0,38|| align=right|5,591||MBA||18. listopadu 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7952)||1992 XB|| align=right|12,5|| align=right|3,028|| align=right|0,248|| align=right|10,26|| align=right|5,268||MBA||3. prosince 1992||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(7953) Kawaguchi||1993 KP|| align=right|13,9|| align=right|2,383|| align=right|0,190|| align=right|3,61|| align=right|3,677||MBA||20. května 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(7954) Kitao||1993 SQ2|| align=right|13,6|| align=right|2,610|| align=right|0,187|| align=right|13,97|| align=right|4,216||MBA||19. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7955) Ogiwara||1993 WE|| align=right|13,4|| align=right|2,758|| align=right|0,124|| align=right|1,57|| align=right|4,580||MBA||18. listopadu 1993||Oohira||T. Urata
|-
|(7956) Yaji||1993 YH|| align=right|13,7|| align=right|3,093|| align=right|0,114|| align=right|2,48|| align=right|5,438||MBA||17. prosince 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7957) Antonella||1994 BT|| align=right|13,5|| align=right|2,772|| align=right|0,118|| align=right|9,04|| align=right|4,615||MBA||17. ledna 1994||Cima Ekar||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(7958) Leakey||1994 LE3|| align=right|13,8|| align=right|1,878|| align=right|0,078|| align=right|21,98|| align=right|2,572||MBA||5. června 1994||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(7959)||1994 PK|| align=right|14,5|| align=right|1,943|| align=right|0,086|| align=right|19,27|| align=right|2,709||MBA||2. srpna 1994||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(7960) Condorcet||1994 PW16|| align=right|14,3|| align=right|2,185|| align=right|0,074|| align=right|3,25|| align=right|3,230||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7961) Ercolepoli||1994 TD2|| align=right|14,0|| align=right|2,182|| align=right|0,191|| align=right|5,05|| align=right|3,222||MBA||10. října 1994||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(7962)||1994 WG3|| align=right|14,8|| align=right|2,186|| align=right|0,222|| align=right|4,07|| align=right|3,231||MBA||28. listopadu 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7963) Falcinelli||1995 CA|| align=right|13,8|| align=right|2,590|| align=right|0,180|| align=right|12,76|| align=right|4,168||MBA||1. února 1995||Stroncone||Stroncone
|-
|(7964)||1995 DD2|| align=right|12,2|| align=right|2,760|| align=right|0,086|| align=right|10,27|| align=right|4,585||MBA||23. února 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7965) Katsuhiko||1996 BD1|| align=right|12,0|| align=right|2,438|| align=right|0,290|| align=right|25,02|| align=right|3,806||MBA||17. ledna 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7966) Richardbaum||1996 DA|| align=right|14,8|| align=right|2,373|| align=right|0,186|| align=right|3,26|| align=right|3,654||MBA||18. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7967) Beny||1996 DV2|| align=right|14,7|| align=right|2,200|| align=right|0,186|| align=right|3,49|| align=right|3,263||MBA||28. února 1996||Kleť||Z. Moravec
|-
|(7968) Elst-Pizarro||1996 N2|| align=right|14,0|| align=right|3,159|| align=right|0,165|| align=right|1,39|| align=right|5,614||MBA||14. července 1996||La Silla||E. W. Elst; G. Pizarro
|-
|(7969)||1997 RP3|| align=right|12,6|| align=right|3,198|| align=right|0,167|| align=right|2,43|| align=right|5,717||MBA||5. září 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7970) Lichtenberg||6065 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,578|| align=right|0,243|| align=right|4,16|| align=right|4,139||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7971) Meckbach||9002 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,576|| align=right|0,107|| align=right|13,99|| align=right|4,133||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7972) Mariotti||1174 T-1|| align=right|13,5|| align=right|3,240|| align=right|0,127|| align=right|0,47|| align=right|5,832||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7973) Koppeschaar||1344 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,870|| align=right|0,087|| align=right|2,33|| align=right|4,862||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7974) Vermeesch||2218 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,267|| align=right|0,099|| align=right|0,17|| align=right|3,412||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7975)||1974 FD|| align=right|12,6|| align=right|3,000|| align=right|0,073|| align=right|10,21|| align=right|5,194||MBA||22. března 1974||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|(7976) Pinigin||1977 QT2|| align=right|14,2|| align=right|2,227|| align=right|0,097|| align=right|2,21|| align=right|3,322||MBA||21. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7977)||1977 QQ5|| align=right|15,4|| align=right|2,228|| align=right|0,466|| align=right|25,17|| align=right|3,325||AMR||21. srpna 1977||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(7978) Niknesterov||1978 SR4|| align=right|15,2|| align=right|2,153|| align=right|0,150|| align=right|1,04|| align=right|3,159||MBA||27. září 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(7979) Pozharskij||1978 SV7|| align=right|13,0|| align=right|2,848|| align=right|0,073|| align=right|6,77|| align=right|4,805||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(7980) Senkevich||1978 TD2|| align=right|14,0|| align=right|2,818|| align=right|0,080|| align=right|1,65|| align=right|4,731||MBA||3. října 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7981)||1978 VL10|| align=right|13,5|| align=right|2,889|| align=right|0,105|| align=right|1,97|| align=right|4,911||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(7982)||1979 MX5|| align=right|14,7|| align=right|2,281|| align=right|0,102|| align=right|2,47|| align=right|3,444||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(7983) Festin||1980 FY|| align=right|14,7|| align=right|2,162|| align=right|0,039|| align=right|1,90|| align=right|3,178||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(7984)||1980 SM|| align=right|13,7|| align=right|2,633|| align=right|0,200|| align=right|9,08|| align=right|4,271||MBA||29. září 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(7985)||1981 EK10|| align=right|14,9|| align=right|2,333|| align=right|0,145|| align=right|3,04|| align=right|3,562||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7986)||1981 EG15|| align=right|15,8|| align=right|2,114|| align=right|0,127|| align=right|2,00|| align=right|3,074||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7987)||1981 EV22|| align=right|14,0|| align=right|2,771|| align=right|0,207|| align=right|3,31|| align=right|4,613||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7988)||1981 EX30|| align=right|15,0|| align=right|2,360|| align=right|0,219|| align=right|2,94|| align=right|3,625||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7989)||1981 EW41|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,195|| align=right|1,58|| align=right|3,689||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7990)||1981 SN1|| align=right|13,2|| align=right|3,070|| align=right|0,308|| align=right|2,34|| align=right|5,378||MBA||26. září 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(7991) Kaguyahime||1981 UT7|| align=right|12,6|| align=right|3,136|| align=right|0,201|| align=right|1,74|| align=right|5,553||MBA||30. října 1981||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(7992) Yozan||1981 WC|| align=right|13,1|| align=right|3,094|| align=right|0,326|| align=right|9,53|| align=right|5,442||MBA||28. listopadu 1981||Tokai||T. Furuta
|-
|(7993)||1982 UD2|| align=right|12,6|| align=right|2,928|| align=right|0,130|| align=right|2,60|| align=right|5,008||MBA||16. října 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7994) Bethellen||1983 CQ2|| align=right|12,5|| align=right|3,055|| align=right|0,110|| align=right|0,05|| align=right|5,339||MBA||15. února 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7995) Khvorostovsky||1983 PX|| align=right|13,5|| align=right|2,800|| align=right|0,266|| align=right|8,84|| align=right|4,684||MBA||4. srpna 1983||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(7996) Vedernikov||1983 RX3|| align=right|12,9|| align=right|2,865|| align=right|0,322|| align=right|14,11|| align=right|4,849||MBA||1. září 1983||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(7997)||1985 CN1|| align=right|14,2|| align=right|2,299|| align=right|0,101|| align=right|3,18|| align=right|3,486||MBA||13. února 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7998) Gonczi||1985 JK|| align=right|14,0|| align=right|2,348|| align=right|0,119|| align=right|5,58|| align=right|3,597||MBA||15. května 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7999) Nesvorný||1986 RA3|| align=right|12,0|| align=right|3,055|| align=right|0,083|| align=right|11,69|| align=right|5,338||MBA||11. září 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(8000) Isaac Newton||1986 RL5|| align=right|12,1|| align=right|3,066|| align=right|0,089|| align=right|9,76|| align=right|5,367||MBA||5. září 1986||La Silla||H. Debehogne
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
APL – Apollonova skupina,
CNT – skupina kentaurů,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PHA – potenciálně nebezpečná planetka.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek